|-
|(86001)||1999 JE80|| align=right|14,3|| align=right|3,191|| align=right|0,153|| align=right|22,00|| align=right|5,699||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86002)||1999 JW85|| align=right|15,1|| align=right|2,653|| align=right|0,184|| align=right|12,00|| align=right|4,320||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86003)||1999 JO86|| align=right|15,5|| align=right|2,668|| align=right|0,245|| align=right|7,46|| align=right|4,357||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86004)||1999 JT86|| align=right|14,8|| align=right|2,669|| align=right|0,112|| align=right|14,10|| align=right|4,360||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86005)||1999 JP87|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,280|| align=right|10,82|| align=right|4,590||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86006)||1999 JS87|| align=right|13,8|| align=right|2,746|| align=right|0,150|| align=right|12,26|| align=right|4,550||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86007)||1999 JO90|| align=right|14,6|| align=right|2,671|| align=right|0,170|| align=right|14,30|| align=right|4,364||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86008)||1999 JQ91|| align=right|15,3|| align=right|2,688|| align=right|0,222|| align=right|8,33|| align=right|4,406||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86009)||1999 JW93|| align=right|14,9|| align=right|2,777|| align=right|0,297|| align=right|8,61|| align=right|4,628||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86010)||1999 JS94|| align=right|15,3|| align=right|2,714|| align=right|0,141|| align=right|14,97|| align=right|4,471||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86011)||1999 JU94|| align=right|14,5|| align=right|2,728|| align=right|0,138|| align=right|16,03|| align=right|4,504||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86012)||1999 JG97|| align=right|15,8|| align=right|2,643|| align=right|0,176|| align=right|13,23|| align=right|4,295||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86013)||1999 JX98|| align=right|14,9|| align=right|2,615|| align=right|0,080|| align=right|11,92|| align=right|4,228||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86014)||1999 JE99|| align=right|15,1|| align=right|2,777|| align=right|0,260|| align=right|11,36|| align=right|4,626||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86015)||1999 JN99|| align=right|15,0|| align=right|2,694|| align=right|0,200|| align=right|12,16|| align=right|4,420||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86016)||1999 JK100|| align=right|14,7|| align=right|2,680|| align=right|0,087|| align=right|14,67|| align=right|4,387||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86017)||1999 JA101|| align=right|14,1|| align=right|2,649|| align=right|0,056|| align=right|22,90|| align=right|4,311||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86018)||1999 JH115|| align=right|15,6|| align=right|2,393|| align=right|0,059|| align=right|7,84|| align=right|3,701||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86019)||1999 JG127|| align=right|14,4|| align=right|2,417|| align=right|0,104|| align=right|5,41|| align=right|3,757||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86020)||1999 JP128|| align=right|14,3|| align=right|2,809|| align=right|0,052|| align=right|10,90|| align=right|4,708||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86021)||1999 KQ4|| align=right|14,0|| align=right|2,781|| align=right|0,385|| align=right|28,26|| align=right|4,636||MBA||20. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86022)||1999 KJ14|| align=right|14,0|| align=right|2,979|| align=right|0,229|| align=right|8,04|| align=right|5,141||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86023)||1999 KT18|| align=right|15,1|| align=right|3,104|| align=right|0,132|| align=right|7,06|| align=right|5,467||MBA||22. května 1999||McGraw-Hill||J. W. Parker
|-
|(86024)||1999 LW3|| align=right|14,0|| align=right|2,676|| align=right|0,179|| align=right|27,89|| align=right|4,376||MBA||7. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86025)||1999 LX3|| align=right|15,9|| align=right|1,796|| align=right|0,129|| align=right|25,86|| align=right|2,406||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86026)||1999 LQ6|| align=right|14,6|| align=right|2,873|| align=right|0,197|| align=right|13,10|| align=right|4,869||MBA||7. června 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86027)||1999 LL13|| align=right|14,9|| align=right|2,736|| align=right|0,189|| align=right|9,40|| align=right|4,524||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86028)||1999 LR19|| align=right|13,9|| align=right|3,003|| align=right|0,189|| align=right|22,51|| align=right|5,204||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86029)||1999 LV32|| align=right|15,7|| align=right|2,653|| align=right|0,182|| align=right|13,84|| align=right|4,321||MBA||8. června 1999||Catalina||CSS
|-
|(86030)||1999 NS1|| align=right|15,6|| align=right|1,906|| align=right|0,027|| align=right|16,28|| align=right|2,632||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86031)||1999 NR2|| align=right|14,8|| align=right|1,837|| align=right|0,011|| align=right|26,98|| align=right|2,490||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86032)||1999 NK5|| align=right|15,3|| align=right|2,806|| align=right|0,210|| align=right|12,44|| align=right|4,699||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86033)||1999 ND8|| align=right|14,3|| align=right|2,759|| align=right|0,209|| align=right|9,79|| align=right|4,583||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86034)||1999 NU9|| align=right|13,8|| align=right|2,792|| align=right|0,088|| align=right|14,19|| align=right|4,663||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86035)||1999 NH28|| align=right|15,8|| align=right|1,936|| align=right|0,060|| align=right|18,14|| align=right|2,694||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86036)||1999 NS33|| align=right|14,3|| align=right|2,894|| align=right|0,243|| align=right|15,31|| align=right|4,922||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86037)||1999 NN37|| align=right|13,8|| align=right|2,623|| align=right|0,108|| align=right|13,36|| align=right|4,246||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86038)||1999 NY38|| align=right|13,3|| align=right|2,994|| align=right|0,091|| align=right|9,92|| align=right|5,179||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86039)||1999 NC43|| align=right|16,0|| align=right|1,759|| align=right|0,580|| align=right|7,12|| align=right|2,333||APL PHA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86040)||1999 NU43|| align=right|14,9|| align=right|2,789|| align=right|0,206|| align=right|8,26|| align=right|4,658||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86041)||1999 NN56|| align=right|14,7|| align=right|3,102|| align=right|0,079|| align=right|20,92|| align=right|5,463||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86042)||1999 NH65|| align=right|14,8|| align=right|2,634|| align=right|0,174|| align=right|13,83|| align=right|4,275||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86043)||1999 OE|| align=right|14,8|| align=right|2,939|| align=right|0,163|| align=right|12,56|| align=right|5,038||MBA||16. července 1999||Pises||Pises
|-
|(86044)||1999 OD2|| align=right|14,2|| align=right|3,058|| align=right|0,246|| align=right|14,88|| align=right|5,348||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86045)||1999 ON2|| align=right|15,1|| align=right|1,921|| align=right|0,023|| align=right|20,13|| align=right|2,662||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86046)||1999 OY2|| align=right|14,5|| align=right|3,128|| align=right|0,374|| align=right|24,09|| align=right|5,532||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86047)||1999 OY3|| align=right|6,8|| align=right|43,88|| align=right|0,173|| align=right|24,24|| align=right|291||CBW||18. července 1999||Mauna Kea||Mauna Kea
|-
|(86048)||1999 PP1|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,108|| align=right|9,96|| align=right|5,353||MBA||9. srpna 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(86049)||1999 PH4|| align=right|15,2|| align=right|3,114|| align=right|0,202|| align=right|5,58|| align=right|5,494||MBA||13. srpna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(86050)||1999 PG8|| align=right|15,5|| align=right|2,916|| align=right|0,215|| align=right|5,26|| align=right|4,979||MBA||12. srpna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86051)||1999 QB2|| align=right|13,6|| align=right|2,795|| align=right|0,235|| align=right|6,77|| align=right|4,671||MBA||22. srpna 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(86052)||1999 RM2|| align=right|13,8|| align=right|2,981|| align=right|0,082|| align=right|9,19|| align=right|5,146||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(86053)||1999 RY4|| align=right|13,4|| align=right|3,153|| align=right|0,156|| align=right|26,43|| align=right|5,598||MBA||3. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86054)||1999 RH11|| align=right|14,6|| align=right|3,032|| align=right|0,102|| align=right|11,55|| align=right|5,278||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86055)||1999 RO12|| align=right|14,3|| align=right|3,108|| align=right|0,047|| align=right|8,20|| align=right|5,478||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86056)||1999 RE14|| align=right|15,3|| align=right|3,117|| align=right|0,263|| align=right|14,19|| align=right|5,503||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86057)||1999 RV14|| align=right|15,0|| align=right|2,980|| align=right|0,151|| align=right|0,95|| align=right|5,143||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86058)||1999 RO15|| align=right|13,6|| align=right|3,126|| align=right|0,090|| align=right|22,81|| align=right|5,525||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86059)||1999 RX15|| align=right|15,6|| align=right|2,801|| align=right|0,193|| align=right|4,37|| align=right|4,688||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86060)||1999 RO18|| align=right|14,5|| align=right|3,058|| align=right|0,183|| align=right|6,45|| align=right|5,347||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86061)||1999 RT19|| align=right|12,7|| align=right|3,185|| align=right|0,099|| align=right|18,24|| align=right|5,684||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86062)||1999 RJ20|| align=right|13,5|| align=right|2,978|| align=right|0,065|| align=right|10,06|| align=right|5,139||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86063)||1999 RK25|| align=right|15,5|| align=right|2,889|| align=right|0,314|| align=right|8,08|| align=right|4,908||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86064)||1999 RP26|| align=right|14,8|| align=right|3,156|| align=right|0,165|| align=right|5,71|| align=right|5,605||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86065)||1999 RO27|| align=right|15,0|| align=right|3,099|| align=right|0,156|| align=right|4,51|| align=right|5,454||MBA||7. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86066)||1999 RR27|| align=right|15,0|| align=right|3,033|| align=right|0,306|| align=right|10,37|| align=right|5,280||MBA||8. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86067)||1999 RM28|| align=right|16,6|| align=right|1,818|| align=right|0,325|| align=right|30,54|| align=right|2,450||AMR||3. září 1999||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(86068)||1999 RL30|| align=right|16,4|| align=right|1,915|| align=right|0,096|| align=right|19,78|| align=right|2,650||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86069)||1999 RO32|| align=right|13,4|| align=right|3,127|| align=right|0,290|| align=right|12,95|| align=right|5,528||MBA||9. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86070)||1999 RZ43|| align=right|14,0|| align=right|3,172|| align=right|0,145|| align=right|6,26|| align=right|5,649||MBA||15. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86071)||1999 RR45|| align=right|15,9|| align=right|2,375|| align=right|0,128|| align=right|5,93|| align=right|3,658||MBA||8. září 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(86072)||1999 RW45|| align=right|15,2|| align=right|3,071|| align=right|0,312|| align=right|1,45|| align=right|5,381||MBA||12. září 1999||Upice||L. Vyskočil
|-
|(86073)||1999 RX51|| align=right|15,6|| align=right|2,876|| align=right|0,266|| align=right|3,28|| align=right|4,877||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86074)||1999 RA57|| align=right|13,9|| align=right|3,047|| align=right|0,051|| align=right|8,60|| align=right|5,318||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86075)||1999 RJ58|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,115|| align=right|6,84|| align=right|3,615||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86076)||1999 RD65|| align=right|15,5|| align=right|2,968|| align=right|0,097|| align=right|10,31|| align=right|5,113||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86077)||1999 RA67|| align=right|14,8|| align=right|3,014|| align=right|0,078|| align=right|11,12|| align=right|5,231||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86078)||1999 RS67|| align=right|15,6|| align=right|2,397|| align=right|0,111|| align=right|5,96|| align=right|3,711||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86079)||1999 RK70|| align=right|15,1|| align=right|3,019|| align=right|0,094|| align=right|9,57|| align=right|5,244||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86080)||1999 RJ71|| align=right|14,9|| align=right|3,079|| align=right|0,191|| align=right|2,74|| align=right|5,403||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86081)||1999 RN73|| align=right|14,4|| align=right|3,001|| align=right|0,043|| align=right|7,00|| align=right|5,198||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86082)||1999 RA74|| align=right|15,2|| align=right|2,860|| align=right|0,151|| align=right|14,76|| align=right|4,837||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86083)||1999 RC74|| align=right|15,2|| align=right|3,109|| align=right|0,129|| align=right|7,35|| align=right|5,482||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86084)||1999 RJ75|| align=right|14,9|| align=right|3,070|| align=right|0,134|| align=right|5,85|| align=right|5,378||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86085)||1999 RW80|| align=right|14,9|| align=right|3,100|| align=right|0,087|| align=right|9,42|| align=right|5,456||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86086)||1999 RR81|| align=right|14,7|| align=right|3,106|| align=right|0,102|| align=right|9,79|| align=right|5,472||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86087)||1999 RZ86|| align=right|16,4|| align=right|3,084|| align=right|0,234|| align=right|4,62|| align=right|5,415||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86088)||1999 RR88|| align=right|13,6|| align=right|3,192|| align=right|0,149|| align=right|4,57|| align=right|5,701||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86089)||1999 RN89|| align=right|14,6|| align=right|3,071|| align=right|0,123|| align=right|9,95|| align=right|5,381||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86090)||1999 RT90|| align=right|14,6|| align=right|3,077|| align=right|0,086|| align=right|8,28|| align=right|5,396||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86091)||1999 RF92|| align=right|14,2|| align=right|3,031|| align=right|0,196|| align=right|12,34|| align=right|5,277||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86092)||1999 RW94|| align=right|14,4|| align=right|3,004|| align=right|0,147|| align=right|5,90|| align=right|5,205||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86093)||1999 RZ95|| align=right|13,9|| align=right|3,166|| align=right|0,106|| align=right|9,36|| align=right|5,633||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86094)||1999 RW100|| align=right|13,7|| align=right|3,086|| align=right|0,319|| align=right|11,38|| align=right|5,421||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86095)||1999 RZ100|| align=right|14,2|| align=right|3,146|| align=right|0,105|| align=right|14,65|| align=right|5,578||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86096)||1999 RB103|| align=right|14,4|| align=right|3,042|| align=right|0,235|| align=right|15,95|| align=right|5,306||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86097)||1999 RC104|| align=right|13,8|| align=right|2,976|| align=right|0,048|| align=right|9,18|| align=right|5,132||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86098)||1999 RL105|| align=right|14,1|| align=right|2,957|| align=right|0,103|| align=right|2,17|| align=right|5,083||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86099)||1999 RO106|| align=right|14,4|| align=right|3,092|| align=right|0,092|| align=right|8,11|| align=right|5,436||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86100)||1999 RH107|| align=right|15,1|| align=right|3,135|| align=right|0,150|| align=right|6,37|| align=right|5,550||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86101)||1999 RY107|| align=right|14,3|| align=right|2,986|| align=right|0,126|| align=right|5,67|| align=right|5,158||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86102)||1999 RP108|| align=right|13,9|| align=right|3,016|| align=right|0,101|| align=right|8,61|| align=right|5,238||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86103)||1999 RB109|| align=right|14,3|| align=right|3,120|| align=right|0,099|| align=right|9,03|| align=right|5,511||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86104)||1999 RF110|| align=right|14,1|| align=right|3,030|| align=right|0,073|| align=right|8,36|| align=right|5,274||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86105)||1999 RG110|| align=right|14,6|| align=right|3,098|| align=right|0,109|| align=right|9,24|| align=right|5,451||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86106)||1999 RP113|| align=right|14,0|| align=right|3,008|| align=right|0,082|| align=right|8,26|| align=right|5,217||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86107)||1999 RL115|| align=right|14,6|| align=right|3,072|| align=right|0,146|| align=right|9,92|| align=right|5,383||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86108)||1999 RR116|| align=right|14,7|| align=right|3,059|| align=right|0,219|| align=right|8,30|| align=right|5,349||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86109)||1999 RV118|| align=right|14,1|| align=right|3,014|| align=right|0,140|| align=right|9,03|| align=right|5,231||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86110)||1999 RH123|| align=right|13,6|| align=right|3,086|| align=right|0,018|| align=right|8,12|| align=right|5,420||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86111)||1999 RM123|| align=right|13,9|| align=right|3,106|| align=right|0,077|| align=right|8,55|| align=right|5,474||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86112)||1999 RN123|| align=right|13,3|| align=right|2,942|| align=right|0,078|| align=right|11,00|| align=right|5,044||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86113)||1999 RC129|| align=right|12,7|| align=right|3,031|| align=right|0,139|| align=right|12,45|| align=right|5,277||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86114)||1999 RD130|| align=right|14,0|| align=right|3,037|| align=right|0,132|| align=right|11,24|| align=right|5,292||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86115)||1999 RF133|| align=right|14,0|| align=right|3,101|| align=right|0,094|| align=right|8,25|| align=right|5,461||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86116)||1999 RR133|| align=right|15,0|| align=right|2,959|| align=right|0,149|| align=right|9,60|| align=right|5,089||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86117)||1999 RC135|| align=right|14,3|| align=right|2,974|| align=right|0,193|| align=right|2,14|| align=right|5,129||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86118)||1999 RD138|| align=right|14,7|| align=right|2,761|| align=right|0,179|| align=right|6,91|| align=right|4,587||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86119)||1999 RA140|| align=right|14,4|| align=right|2,988|| align=right|0,065|| align=right|10,20|| align=right|5,164||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86120)||1999 RM140|| align=right|14,7|| align=right|3,029|| align=right|0,057|| align=right|8,35|| align=right|5,272||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86121)||1999 RE144|| align=right|15,0|| align=right|3,062|| align=right|0,109|| align=right|7,88|| align=right|5,358||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86122)||1999 RH144|| align=right|14,8|| align=right|3,014|| align=right|0,104|| align=right|9,79|| align=right|5,231||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86123)||1999 RQ144|| align=right|14,8|| align=right|2,975|| align=right|0,094|| align=right|8,90|| align=right|5,131||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86124)||1999 RK147|| align=right|14,2|| align=right|2,965|| align=right|0,012|| align=right|8,14|| align=right|5,105||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86125)||1999 RH152|| align=right|14,2|| align=right|3,073|| align=right|0,057|| align=right|9,07|| align=right|5,386||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86126)||1999 RV152|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,157|| align=right|9,95|| align=right|5,140||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86127)||1999 RB154|| align=right|14,4|| align=right|3,082|| align=right|0,138|| align=right|10,64|| align=right|5,410||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86128)||1999 RC154|| align=right|14,1|| align=right|2,995|| align=right|0,018|| align=right|8,84|| align=right|5,183||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86129)||1999 RO155|| align=right|14,0|| align=right|2,974|| align=right|0,115|| align=right|10,04|| align=right|5,129||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86130)||1999 RN156|| align=right|13,3|| align=right|3,108|| align=right|0,030|| align=right|10,12|| align=right|5,479||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86131)||1999 RV159|| align=right|14,1|| align=right|2,873|| align=right|0,080|| align=right|11,23|| align=right|4,869||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86132)||1999 RJ165|| align=right|15,3|| align=right|3,073|| align=right|0,189|| align=right|3,10|| align=right|5,387||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86133)||1999 RA171|| align=right|14,9|| align=right|3,051|| align=right|0,179|| align=right|1,64|| align=right|5,329||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86134)||1999 RZ171|| align=right|13,9|| align=right|2,847|| align=right|0,197|| align=right|5,72|| align=right|4,804||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86135)||1999 RK172|| align=right|13,9|| align=right|3,005|| align=right|0,130|| align=right|11,82|| align=right|5,209||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86136)||1999 RZ172|| align=right|15,1|| align=right|2,964|| align=right|0,153|| align=right|12,06|| align=right|5,103||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86137)||1999 RN174|| align=right|15,0|| align=right|3,053|| align=right|0,152|| align=right|2,36|| align=right|5,333||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86138)||1999 RL175|| align=right|14,1|| align=right|3,102|| align=right|0,186|| align=right|1,28|| align=right|5,462||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86139)||1999 RT182|| align=right|14,8|| align=right|3,083|| align=right|0,168|| align=right|5,21|| align=right|5,413||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86140)||1999 RA183|| align=right|13,1|| align=right|3,222|| align=right|0,033|| align=right|21,40|| align=right|5,784||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86141)||1999 RD184|| align=right|14,0|| align=right|3,206|| align=right|0,120|| align=right|21,98|| align=right|5,738||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86142)||1999 RJ184|| align=right|14,4|| align=right|3,122|| align=right|0,197|| align=right|11,49|| align=right|5,516||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86143)||1999 RV186|| align=right|15,3|| align=right|3,064|| align=right|0,137|| align=right|5,31|| align=right|5,362||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86144)||1999 RK191|| align=right|14,9|| align=right|3,091|| align=right|0,105|| align=right|9,82|| align=right|5,435||MBA||11. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86145)||1999 RU191|| align=right|14,4|| align=right|3,051|| align=right|0,102|| align=right|4,91|| align=right|5,328||MBA||11. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86146)||1999 RA194|| align=right|14,4|| align=right|3,078|| align=right|0,175|| align=right|3,79|| align=right|5,401||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86147)||1999 RB196|| align=right|14,2|| align=right|2,795|| align=right|0,184|| align=right|15,22|| align=right|4,671||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86148)||1999 RV196|| align=right|14,2|| align=right|3,002|| align=right|0,122|| align=right|9,21|| align=right|5,201||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86149)||1999 RA199|| align=right|14,3|| align=right|3,097|| align=right|0,111|| align=right|21,09|| align=right|5,451||MBA||10. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86150)||1999 RP200|| align=right|14,0|| align=right|2,979|| align=right|0,116|| align=right|12,07|| align=right|5,140||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86151)||1999 RW200|| align=right|13,7|| align=right|3,237|| align=right|0,051|| align=right|18,88|| align=right|5,823||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86152)||1999 RZ200|| align=right|13,4|| align=right|3,230|| align=right|0,080|| align=right|15,27|| align=right|5,804||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86153)||1999 RE201|| align=right|13,2|| align=right|3,174|| align=right|0,205|| align=right|16,24|| align=right|5,655||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86154)||1999 RH201|| align=right|14,4|| align=right|3,054|| align=right|0,248|| align=right|17,33|| align=right|5,337||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86155)||1999 RS201|| align=right|13,7|| align=right|3,160|| align=right|0,176|| align=right|13,44|| align=right|5,617||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86156)||1999 RB203|| align=right|13,3|| align=right|3,168|| align=right|0,156|| align=right|16,10|| align=right|5,637||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86157)||1999 RW203|| align=right|14,8|| align=right|3,129|| align=right|0,187|| align=right|9,57|| align=right|5,534||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86158)||1999 RY203|| align=right|14,3|| align=right|3,116|| align=right|0,007|| align=right|15,16|| align=right|5,500||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86159)||1999 RB204|| align=right|13,9|| align=right|3,146|| align=right|0,056|| align=right|9,90|| align=right|5,578||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86160)||1999 RM205|| align=right|14,0|| align=right|3,137|| align=right|0,081|| align=right|12,23|| align=right|5,556||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86161)||1999 RQ205|| align=right|13,2|| align=right|3,151|| align=right|0,059|| align=right|13,66|| align=right|5,593||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86162)||1999 RR205|| align=right|13,1|| align=right|3,058|| align=right|0,106|| align=right|10,41|| align=right|5,346||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86163)||1999 RT205|| align=right|13,3|| align=right|2,966|| align=right|0,057|| align=right|9,05|| align=right|5,108||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86164)||1999 RG207|| align=right|14,2|| align=right|3,170|| align=right|0,083|| align=right|8,25|| align=right|5,643||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86165)||1999 RZ207|| align=right|14,0|| align=right|3,112|| align=right|0,074|| align=right|9,19|| align=right|5,490||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86166)||1999 RE208|| align=right|14,1|| align=right|3,163|| align=right|0,172|| align=right|11,46|| align=right|5,624||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86167)||1999 RM209|| align=right|13,5|| align=right|3,077|| align=right|0,196|| align=right|9,81|| align=right|5,397||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86168)||1999 RQ209|| align=right|13,1|| align=right|2,974|| align=right|0,113|| align=right|9,42|| align=right|5,127||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86169)||1999 RW209|| align=right|15,0|| align=right|3,067|| align=right|0,127|| align=right|10,44|| align=right|5,372||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86170)||1999 RJ210|| align=right|13,6|| align=right|2,982|| align=right|0,093|| align=right|9,41|| align=right|5,147||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86171)||1999 RO211|| align=right|13,8|| align=right|3,175|| align=right|0,163|| align=right|27,45|| align=right|5,657||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86172)||1999 RP211|| align=right|14,2|| align=right|2,969|| align=right|0,105|| align=right|9,57|| align=right|5,116||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86173)||1999 RH212|| align=right|14,9|| align=right|3,056|| align=right|0,089|| align=right|8,26|| align=right|5,341||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86174)||1999 RV212|| align=right|14,5|| align=right|3,090|| align=right|0,106|| align=right|8,62|| align=right|5,431||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86175)||1999 RE213|| align=right|14,2|| align=right|3,024|| align=right|0,091|| align=right|14,13|| align=right|5,257||MBA||10. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86176)||1999 RO214|| align=right|13,3|| align=right|3,025|| align=right|0,122|| align=right|10,81|| align=right|5,261||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86177)||1999 RY215|| align=right|7,1|| align=right|45,13|| align=right|0,235|| align=right|22,20|| align=right|304||CBW||8. září 1999||Mauna Kea||Mauna Kea
|-
|(86178)||1999 RP218|| align=right|15,1|| align=right|3,047|| align=right|0,077|| align=right|7,15|| align=right|5,318||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(86179)||1999 RW220|| align=right|14,2|| align=right|2,998|| align=right|0,072|| align=right|9,59|| align=right|5,189||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(86180)||1999 RG221|| align=right|15,1|| align=right|3,105|| align=right|0,245|| align=right|6,85|| align=right|5,470||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86181)||1999 RU222|| align=right|13,8|| align=right|2,971|| align=right|0,091|| align=right|9,49|| align=right|5,120||MBA||7. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(86182)||1999 RA223|| align=right|13,8|| align=right|3,175|| align=right|0,031|| align=right|11,51|| align=right|5,656||MBA||7. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(86183)||1999 RY223|| align=right|14,7|| align=right|2,987|| align=right|0,055|| align=right|8,49|| align=right|5,161||MBA||7. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(86184)||1999 RL230|| align=right|14,5|| align=right|2,965|| align=right|0,115|| align=right|9,75|| align=right|5,105||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(86185)||1999 RN230|| align=right|13,5|| align=right|3,107|| align=right|0,109|| align=right|17,54|| align=right|5,475||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(86186)||1999 RX234|| align=right|14,4|| align=right|3,102|| align=right|0,057|| align=right|11,60|| align=right|5,463||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(86187)||1999 RQ239|| align=right|14,2|| align=right|3,055|| align=right|0,146|| align=right|13,66|| align=right|5,339||MBA||8. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86188)||1999 RV241|| align=right|15,2|| align=right|3,131|| align=right|0,150|| align=right|4,73|| align=right|5,539||MBA||14. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(86189)||1999 RK242|| align=right|15,2|| align=right|2,929|| align=right|0,141|| align=right|5,88|| align=right|5,012||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(86190)||1999 RQ247|| align=right|14,4|| align=right|3,132|| align=right|0,179|| align=right|17,89|| align=right|5,541||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86191)||1999 RY251|| align=right|14,1|| align=right|3,101|| align=right|0,021|| align=right|20,93|| align=right|5,460||MBA||6. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(86192)||1999 SV1|| align=right|14,3|| align=right|1,926|| align=right|0,037|| align=right|18,29|| align=right|2,673||MBA||18. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86193)||1999 SA2|| align=right|16,1|| align=right|1,922|| align=right|0,083|| align=right|22,06|| align=right|2,665||MBA||18. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86194)||1999 SD2|| align=right|15,0|| align=right|1,864|| align=right|0,148|| align=right|23,24|| align=right|2,544||MBA||18. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86195)||1999 ST9|| align=right|14,7|| align=right|3,164|| align=right|0,189|| align=right|6,03|| align=right|5,627||MBA||30. září 1999||San Marcello||L. Tesi; G. Forti
|-
|(86196)||1999 SC10|| align=right|14,4|| align=right|3,120|| align=right|0,193|| align=right|16,74|| align=right|5,510||MBA||24. září 1999||Piszkesteto||JATE Asteroid Survey
|-
|(86197)||1999 SP15|| align=right|14,7|| align=right|3,017|| align=right|0,115|| align=right|9,60|| align=right|5,240||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(86198)||1999 SO16|| align=right|14,9|| align=right|2,961|| align=right|0,097|| align=right|9,39|| align=right|5,094||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(86199)||1999 SS20|| align=right|14,5|| align=right|3,234|| align=right|0,098|| align=right|3,26|| align=right|5,815||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(86200)||1999 SE26|| align=right|14,4|| align=right|3,143|| align=right|0,161|| align=right|9,41|| align=right|5,572||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(86201)||1999 TD1|| align=right|14,3|| align=right|3,113|| align=right|0,181|| align=right|23,10|| align=right|5,492||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86202)||1999 TT1|| align=right|14,1|| align=right|3,142|| align=right|0,227|| align=right|10,63|| align=right|5,568||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86203)||1999 TA2|| align=right|13,9|| align=right|2,913|| align=right|0,366|| align=right|16,30|| align=right|4,971||MBA||2. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(86204)||1999 TQ2|| align=right|14,1|| align=right|3,037|| align=right|0,307|| align=right|21,44|| align=right|5,292||MBA||2. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(86205)||1999 TC3|| align=right|14,0|| align=right|3,169|| align=right|0,091|| align=right|7,13|| align=right|5,639||MBA||4. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(86206)||1999 TK9|| align=right|14,5|| align=right|3,108|| align=right|0,245|| align=right|4,48|| align=right|5,478||MBA||7. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(86207)||1999 TP15|| align=right|14,6|| align=right|3,187|| align=right|0,077|| align=right|10,27|| align=right|5,689||MBA||7. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(86208)||1999 TD16|| align=right|13,8|| align=right|3,204|| align=right|0,144|| align=right|6,67|| align=right|5,734||MBA||11. října 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(86209)||1999 TZ16|| align=right|14,5|| align=right|2,975|| align=right|0,256|| align=right|3,85|| align=right|5,130||MBA||7. října 1999||Giesing||P. Sala
|-
|(86210)||1999 TT20|| align=right|15,2|| align=right|3,048|| align=right|0,128|| align=right|1,68|| align=right|5,320||MBA||7. října 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(86211)||1999 TW20|| align=right|15,2|| align=right|3,101|| align=right|0,186|| align=right|5,39|| align=right|5,459||MBA||7. října 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(86212)||1999 TG21|| align=right|14,5|| align=right|2,316|| align=right|0,311|| align=right|25,40|| align=right|3,524||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86213)||1999 TY24|| align=right|14,3|| align=right|3,067|| align=right|0,119|| align=right|11,02|| align=right|5,370||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86214)||1999 TC29|| align=right|13,9|| align=right|3,243|| align=right|0,075|| align=right|9,30|| align=right|5,840||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86215)||1999 TY31|| align=right|15,0|| align=right|3,150|| align=right|0,157|| align=right|19,63|| align=right|5,589||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86216)||1999 TV32|| align=right|14,4|| align=right|3,084|| align=right|0,096|| align=right|8,96|| align=right|5,416||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86217)||1999 TB35|| align=right|15,1|| align=right|1,958|| align=right|0,105|| align=right|20,24|| align=right|2,738||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86218)||1999 TH37|| align=right|14,6|| align=right|2,977|| align=right|0,114|| align=right|11,48|| align=right|5,137||MBA||13. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86219)||1999 TR37|| align=right|14,5|| align=right|2,991|| align=right|0,113|| align=right|9,07|| align=right|5,171||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(86220)||1999 TX60|| align=right|15,2|| align=right|3,150|| align=right|0,135|| align=right|2,74|| align=right|5,589||MBA||7. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86221)||1999 TY65|| align=right|15,4|| align=right|3,154|| align=right|0,178|| align=right|4,68|| align=right|5,600||MBA||8. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86222)||1999 TJ85|| align=right|15,6|| align=right|3,219|| align=right|0,150|| align=right|1,81|| align=right|5,774||MBA||14. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86223)||1999 TE96|| align=right|14,6|| align=right|3,051|| align=right|0,104|| align=right|9,85|| align=right|5,329||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86224)||1999 TJ97|| align=right|14,2|| align=right|3,037|| align=right|0,057|| align=right|16,22|| align=right|5,292||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86225)||1999 TV97|| align=right|14,1|| align=right|3,093|| align=right|0,139|| align=right|16,41|| align=right|5,440||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86226)||1999 TC102|| align=right|14,0|| align=right|3,019|| align=right|0,107|| align=right|11,06|| align=right|5,246||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86227)||1999 TM102|| align=right|14,7|| align=right|3,009|| align=right|0,289|| align=right|13,69|| align=right|5,220||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86228)||1999 TW107|| align=right|14,4|| align=right|3,084|| align=right|0,098|| align=right|8,28|| align=right|5,416||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86229)||1999 TZ107|| align=right|13,4|| align=right|3,106|| align=right|0,048|| align=right|11,46|| align=right|5,474||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86230)||1999 TH108|| align=right|13,3|| align=right|2,923|| align=right|0,047|| align=right|12,48|| align=right|4,998||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86231)||1999 TU109|| align=right|13,9|| align=right|2,967|| align=right|0,064|| align=right|8,20|| align=right|5,111||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86232)||1999 TG111|| align=right|13,8|| align=right|3,043|| align=right|0,117|| align=right|7,99|| align=right|5,307||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86233)||1999 TT111|| align=right|14,6|| align=right|3,071|| align=right|0,180|| align=right|13,88|| align=right|5,382||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86234)||1999 TY111|| align=right|14,3|| align=right|3,181|| align=right|0,150|| align=right|3,85|| align=right|5,674||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86235)||1999 TW114|| align=right|14,4|| align=right|3,187|| align=right|0,175|| align=right|4,36|| align=right|5,690||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86236)||1999 TJ115|| align=right|14,3|| align=right|3,194|| align=right|0,173|| align=right|4,33|| align=right|5,707||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86237)||1999 TQ116|| align=right|15,4|| align=right|3,119|| align=right|0,169|| align=right|1,29|| align=right|5,507||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86238)||1999 TJ118|| align=right|13,4|| align=right|2,944|| align=right|0,043|| align=right|11,71|| align=right|5,051||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86239)||1999 TV118|| align=right|13,6|| align=right|3,211|| align=right|0,053|| align=right|8,28|| align=right|5,753||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86240)||1999 TU119|| align=right|14,0|| align=right|3,196|| align=right|0,142|| align=right|4,41|| align=right|5,714||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86241)||1999 TE120|| align=right|13,5|| align=right|3,054|| align=right|0,049|| align=right|9,03|| align=right|5,335||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86242)||1999 TT127|| align=right|15,1|| align=right|3,127|| align=right|0,155|| align=right|6,25|| align=right|5,529||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86243)||1999 TW130|| align=right|14,6|| align=right|3,174|| align=right|0,123|| align=right|6,05|| align=right|5,655||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86244)||1999 TA132|| align=right|15,4|| align=right|3,138|| align=right|0,094|| align=right|1,72|| align=right|5,557||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86245)||1999 TN143|| align=right|14,8|| align=right|3,184|| align=right|0,089|| align=right|15,96|| align=right|5,680||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86246)||1999 TO143|| align=right|14,2|| align=right|3,224|| align=right|0,098|| align=right|6,53|| align=right|5,788||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86247)||1999 TP145|| align=right|14,2|| align=right|3,163|| align=right|0,117|| align=right|5,33|| align=right|5,624||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86248)||1999 TT154|| align=right|14,5|| align=right|3,207|| align=right|0,173|| align=right|6,35|| align=right|5,741||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86249)||1999 TU160|| align=right|14,4|| align=right|3,180|| align=right|0,035|| align=right|6,62|| align=right|5,670||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86250)||1999 TV172|| align=right|14,2|| align=right|3,220|| align=right|0,144|| align=right|4,92|| align=right|5,777||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86251)||1999 TE183|| align=right|14,6|| align=right|3,214|| align=right|0,146|| align=right|5,33|| align=right|5,760||MBA||11. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86252)||1999 TG186|| align=right|14,1|| align=right|3,193|| align=right|0,134|| align=right|14,49|| align=right|5,705||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86253)||1999 TT188|| align=right|14,1|| align=right|3,232|| align=right|0,039|| align=right|20,49|| align=right|5,810||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86254)||1999 TV188|| align=right|14,8|| align=right|3,216|| align=right|0,141|| align=right|12,22|| align=right|5,766||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86255)||1999 TC189|| align=right|14,4|| align=right|3,050|| align=right|0,154|| align=right|11,43|| align=right|5,327||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86256)||1999 TQ190|| align=right|14,1|| align=right|3,156|| align=right|0,098|| align=right|13,20|| align=right|5,607||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86257)||1999 TK207|| align=right|14,7|| align=right|1,924|| align=right|0,084|| align=right|18,66|| align=right|2,668||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86258)||1999 TK208|| align=right|14,9|| align=right|3,112|| align=right|0,070|| align=right|13,71|| align=right|5,490||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86259)||1999 TC229|| align=right|14,7|| align=right|3,003|| align=right|0,103|| align=right|9,00|| align=right|5,202||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86260)||1999 TT232|| align=right|14,6|| align=right|3,122|| align=right|0,217|| align=right|17,04|| align=right|5,516||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(86261)||1999 TS233|| align=right|13,8|| align=right|3,071|| align=right|0,054|| align=right|8,69|| align=right|5,380||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86262)||1999 TE237|| align=right|14,7|| align=right|3,083|| align=right|0,185|| align=right|6,11|| align=right|5,412||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(86263)||1999 TP244|| align=right|15,7|| align=right|1,940|| align=right|0,088|| align=right|19,55|| align=right|2,701||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86264)||1999 TK249|| align=right|14,2|| align=right|3,162|| align=right|0,191|| align=right|9,19|| align=right|5,621||MBA||9. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(86265)||1999 TT249|| align=right|14,1|| align=right|3,185|| align=right|0,121|| align=right|9,78|| align=right|5,683||MBA||9. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(86266)||1999 TX255|| align=right|15,7|| align=right|3,042|| align=right|0,134|| align=right|9,28|| align=right|5,305||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86267)||1999 TM256|| align=right|15,2|| align=right|3,106|| align=right|0,180|| align=right|0,29|| align=right|5,472||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86268)||1999 TK269|| align=right|14,9|| align=right|3,169|| align=right|0,076|| align=right|8,20|| align=right|5,641||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86269)||1999 TC272|| align=right|14,1|| align=right|3,228|| align=right|0,090|| align=right|22,53|| align=right|5,799||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86270)||1999 TZ279|| align=right|14,2|| align=right|3,239|| align=right|0,121|| align=right|2,72|| align=right|5,829||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86271)||1999 TR280|| align=right|15,1|| align=right|2,782|| align=right|0,163|| align=right|4,13|| align=right|4,638||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86272)||1999 TD286|| align=right|14,2|| align=right|3,245|| align=right|0,029|| align=right|8,89|| align=right|5,845||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86273)||1999 TX292|| align=right|14,1|| align=right|3,240|| align=right|0,096|| align=right|8,77|| align=right|5,832||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86274)||1999 TK310|| align=right|15,4|| align=right|3,051|| align=right|0,177|| align=right|1,70|| align=right|5,329||MBA||3. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86275)||1999 TA320|| align=right|14,6|| align=right|3,357|| align=right|0,057|| align=right|6,79|| align=right|6,150||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86276)||1999 TA323|| align=right|15,0|| align=right|3,079|| align=right|0,092|| align=right|11,66|| align=right|5,403||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(86277)||1999 TS323|| align=right|13,8|| align=right|3,150|| align=right|0,212|| align=right|13,85|| align=right|5,589||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86278)||1999 UN|| align=right|15,3|| align=right|3,061|| align=right|0,325|| align=right|7,68|| align=right|5,355||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86279) Brucegary||1999 UJ1|| align=right|15,9|| align=right|1,932|| align=right|0,068|| align=right|21,85|| align=right|2,686||MBA||17. října 1999||Junk Bond||J. Medkeff
|-
|(86280)||1999 UQ9|| align=right|15,1|| align=right|1,881|| align=right|0,076|| align=right|24,08|| align=right|2,579||MBA||31. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86281)||1999 UZ10|| align=right|12,4|| align=right|3,187|| align=right|0,038|| align=right|20,64|| align=right|5,689||MBA||31. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86282)||1999 UU15|| align=right|14,7|| align=right|2,988|| align=right|0,106|| align=right|8,71|| align=right|5,164||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(86283)||1999 UP24|| align=right|14,2|| align=right|3,157|| align=right|0,145|| align=right|8,10|| align=right|5,609||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(86284)||1999 UA28|| align=right|15,9|| align=right|2,262|| align=right|0,144|| align=right|6,36|| align=right|3,400||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86285)||1999 UR39|| align=right|14,0|| align=right|3,170|| align=right|0,028|| align=right|9,71|| align=right|5,644||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86286)||1999 UQ43|| align=right|14,7|| align=right|3,196|| align=right|0,179|| align=right|15,13|| align=right|5,713||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(86287)||1999 UX44|| align=right|13,4|| align=right|3,184|| align=right|0,197|| align=right|9,47|| align=right|5,680||MBA||30. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86288)||1999 UC45|| align=right|13,1|| align=right|3,082|| align=right|0,178|| align=right|13,97|| align=right|5,411||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(86289)||1999 US46|| align=right|14,5|| align=right|3,064|| align=right|0,164|| align=right|10,01|| align=right|5,361||MBA||31. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86290)||1999 UH47|| align=right|15,1|| align=right|3,214|| align=right|0,164|| align=right|4,74|| align=right|5,760||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(86291)||1999 UZ49|| align=right|14,3|| align=right|3,074|| align=right|0,096|| align=right|17,48|| align=right|5,389||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(86292)||1999 VY11|| align=right|14,0|| align=right|3,041|| align=right|0,375|| align=right|9,13|| align=right|5,302||MBA||10. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(86293)||1999 VX12|| align=right|12,9|| align=right|3,216|| align=right|0,066|| align=right|19,62|| align=right|5,766||MBA||1. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86294)||1999 VM13|| align=right|15,8|| align=right|1,975|| align=right|0,091|| align=right|19,33|| align=right|2,775||MBA||2. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86295)||1999 VZ14|| align=right|15,4|| align=right|3,116|| align=right|0,062|| align=right|8,75|| align=right|5,500||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86296)||1999 VA21|| align=right|16,1|| align=right|1,918|| align=right|0,060|| align=right|20,11|| align=right|2,656||MBA||9. listopadu 1999||Dynic||A. Sugie
|-
|(86297)||1999 VP21|| align=right|13,1|| align=right|3,192|| align=right|0,127|| align=right|18,68|| align=right|5,703||MBA||12. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86298)||1999 VO22|| align=right|13,9|| align=right|3,160|| align=right|0,227|| align=right|8,42|| align=right|5,616||MBA||13. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(86299)||1999 VB26|| align=right|15,6|| align=right|2,255|| align=right|0,145|| align=right|23,92|| align=right|3,386||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86300)||1999 VU33|| align=right|14,5|| align=right|3,024|| align=right|0,127|| align=right|4,82|| align=right|5,258||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86301)||1999 VL43|| align=right|15,7|| align=right|3,136|| align=right|0,204|| align=right|2,48|| align=right|5,553||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(86302)||1999 VJ46|| align=right|15,9|| align=right|1,969|| align=right|0,073|| align=right|21,42|| align=right|2,761||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86303)||1999 VL58|| align=right|14,6|| align=right|3,148|| align=right|0,181|| align=right|1,81|| align=right|5,585||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86304)||1999 VC60|| align=right|14,6|| align=right|3,073|| align=right|0,204|| align=right|0,26|| align=right|5,386||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86305)||1999 VN66|| align=right|14,9|| align=right|3,201|| align=right|0,167|| align=right|3,71|| align=right|5,727||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86306)||1999 VQ67|| align=right|13,8|| align=right|3,203|| align=right|0,047|| align=right|11,70|| align=right|5,732||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86307)||1999 VL78|| align=right|14,5|| align=right|3,138|| align=right|0,161|| align=right|13,79|| align=right|5,558||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86308)||1999 VN85|| align=right|14,0|| align=right|3,162|| align=right|0,239|| align=right|27,31|| align=right|5,621||MBA||5. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(86309)||1999 VA90|| align=right|17,1|| align=right|2,301|| align=right|0,194|| align=right|1,74|| align=right|3,489||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86310)||1999 VK96|| align=right|15,5|| align=right|3,164|| align=right|0,097|| align=right|0,61|| align=right|5,627||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86311)||1999 VE126|| align=right|15,3|| align=right|3,271|| align=right|0,075|| align=right|1,38|| align=right|5,916||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86312)||1999 VC146|| align=right|14,6|| align=right|3,103|| align=right|0,150|| align=right|1,95|| align=right|5,465||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86313)||1999 VL159|| align=right|14,3|| align=right|3,192|| align=right|0,156|| align=right|6,28|| align=right|5,703||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86314)||1999 VX161|| align=right|14,5|| align=right|3,192|| align=right|0,201|| align=right|3,56|| align=right|5,701||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86315)||1999 VU177|| align=right|14,9|| align=right|3,000|| align=right|0,251|| align=right|16,57|| align=right|5,197||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86316)||1999 VS179|| align=right|15,3|| align=right|3,055|| align=right|0,148|| align=right|11,90|| align=right|5,340||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86317)||1999 VH192|| align=right|13,9|| align=right|3,096|| align=right|0,241|| align=right|8,62|| align=right|5,447||MBA||1. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86318)||1999 VS192|| align=right|14,6|| align=right|3,164|| align=right|0,269|| align=right|24,48|| align=right|5,627||MBA||1. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86319)||1999 VF199|| align=right|14,7|| align=right|3,147|| align=right|0,121|| align=right|11,32|| align=right|5,581||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(86320)||1999 VT199|| align=right|14,1|| align=right|3,200|| align=right|0,156|| align=right|14,58|| align=right|5,722||MBA||4. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86321)||1999 VS202|| align=right|15,3|| align=right|1,930|| align=right|0,039|| align=right|20,15|| align=right|2,682||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86322)||1999 VJ216|| align=right|15,1|| align=right|3,003|| align=right|0,080|| align=right|6,80|| align=right|5,202||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86323)||1999 VJ219|| align=right|14,5|| align=right|3,146|| align=right|0,149|| align=right|4,40|| align=right|5,580||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86324)||1999 WA2|| align=right|15,7|| align=right|1,967|| align=right|0,435|| align=right|34,61|| align=right|2,758||AMR||16. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86325)||1999 WC6|| align=right|14,2|| align=right|3,097|| align=right|0,205|| align=right|2,64|| align=right|5,450||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86326)||1999 WK13|| align=right|17,5|| align=right|1,845|| align=right|0,363|| align=right|34,30|| align=right|2,506||AMR||30. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86327)||1999 WM13|| align=right|14,5|| align=right|3,176|| align=right|0,218|| align=right|4,82|| align=right|5,659||MBA||29. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86328)||1999 XX3|| align=right|15,1|| align=right|3,187|| align=right|0,174|| align=right|7,78|| align=right|5,689||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(86329)||1999 XZ7|| align=right|16,7|| align=right|1,978|| align=right|0,084|| align=right|18,28|| align=right|2,782||MBA||2. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86330)||1999 XR14|| align=right|15,8|| align=right|1,903|| align=right|0,051|| align=right|20,49|| align=right|2,624||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86331)||1999 XY19|| align=right|13,8|| align=right|3,239|| align=right|0,097|| align=right|22,81|| align=right|5,828||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86332)||1999 XG21|| align=right|14,4|| align=right|3,143|| align=right|0,128|| align=right|10,97|| align=right|5,572||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86333)||1999 XA26|| align=right|15,0|| align=right|3,016|| align=right|0,210|| align=right|4,23|| align=right|5,238||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86334)||1999 XO27|| align=right|14,2|| align=right|3,154|| align=right|0,226|| align=right|2,36|| align=right|5,601||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86335)||1999 XP29|| align=right|14,4|| align=right|3,154|| align=right|0,236|| align=right|10,84|| align=right|5,600||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86336)||1999 XD32|| align=right|15,1|| align=right|2,291|| align=right|0,075|| align=right|4,12|| align=right|3,466||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86337)||1999 XP32|| align=right|15,5|| align=right|2,182|| align=right|0,147|| align=right|4,39|| align=right|3,222||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86338)||1999 XK34|| align=right|16,2|| align=right|2,237|| align=right|0,129|| align=right|2,17|| align=right|3,346||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86339)||1999 XV40|| align=right|13,5|| align=right|3,195|| align=right|0,131|| align=right|21,04|| align=right|5,711||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86340)||1999 XQ49|| align=right|17,1|| align=right|2,189|| align=right|0,120|| align=right|1,72|| align=right|3,238||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86341)||1999 XH54|| align=right|14,9|| align=right|3,207|| align=right|0,184|| align=right|2,19|| align=right|5,743||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86342)||1999 XP54|| align=right|16,6|| align=right|2,367|| align=right|0,150|| align=right|4,03|| align=right|3,641||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86343)||1999 XZ56|| align=right|14,5|| align=right|3,302|| align=right|0,217|| align=right|1,68|| align=right|5,999||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86344)||1999 XA67|| align=right|16,2|| align=right|2,298|| align=right|0,163|| align=right|4,91|| align=right|3,483||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86345)||1999 XE84|| align=right|16,2|| align=right|2,194|| align=right|0,118|| align=right|5,40|| align=right|3,249||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86346)||1999 XO84|| align=right|15,4|| align=right|2,189|| align=right|0,067|| align=right|4,22|| align=right|3,238||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86347)||1999 XU89|| align=right|15,8|| align=right|2,266|| align=right|0,088|| align=right|3,07|| align=right|3,410||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86348)||1999 XF102|| align=right|14,1|| align=right|3,179|| align=right|0,180|| align=right|3,33|| align=right|5,668||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86349)||1999 XO102|| align=right|16,3|| align=right|2,228|| align=right|0,114|| align=right|2,50|| align=right|3,325||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86350)||1999 XW102|| align=right|15,8|| align=right|2,229|| align=right|0,097|| align=right|5,68|| align=right|3,328||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86351)||1999 XS105|| align=right|15,2|| align=right|2,275|| align=right|0,162|| align=right|5,38|| align=right|3,430||MBA||11. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(86352)||1999 XR111|| align=right|17,0|| align=right|2,236|| align=right|0,147|| align=right|0,94|| align=right|3,343||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86353)||1999 XX113|| align=right|14,7|| align=right|3,151|| align=right|0,305|| align=right|13,63|| align=right|5,592||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86354)||1999 XB116|| align=right|14,2|| align=right|3,022|| align=right|0,129|| align=right|9,64|| align=right|5,254||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(86355)||1999 XF116|| align=right|16,0|| align=right|2,165|| align=right|0,158|| align=right|4,45|| align=right|3,184||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(86356)||1999 XR122|| align=right|14,3|| align=right|3,103|| align=right|0,174|| align=right|7,06|| align=right|5,466||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(86357)||1999 XF123|| align=right|14,4|| align=right|3,071|| align=right|0,228|| align=right|6,90|| align=right|5,381||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(86358)||1999 XB143|| align=right|13,1|| align=right|3,207|| align=right|0,331|| align=right|13,02|| align=right|5,743||MBA||14. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(86359)||1999 XQ143|| align=right|15,3|| align=right|1,925|| align=right|0,052|| align=right|19,06|| align=right|2,670||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86360)||1999 XR162|| align=right|13,8|| align=right|3,151|| align=right|0,211|| align=right|23,93|| align=right|5,593||MBA||8. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(86361)||1999 XE178|| align=right|13,6|| align=right|3,177|| align=right|0,280|| align=right|11,74|| align=right|5,661||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86362)||1999 XS178|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,097|| align=right|6,38|| align=right|3,363||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86363)||1999 XT179|| align=right|15,8|| align=right|2,161|| align=right|0,091|| align=right|7,40|| align=right|3,176||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86364)||1999 XC194|| align=right|13,5|| align=right|3,132|| align=right|0,075|| align=right|6,83|| align=right|5,541||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86365)||1999 XH207|| align=right|16,1|| align=right|2,373|| align=right|0,187|| align=right|7,49|| align=right|3,655||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86366)||1999 XO213|| align=right|13,7|| align=right|3,931|| align=right|0,257|| align=right|8,68|| align=right|7,793||HLD||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86367)||1999 XY223|| align=right|14,8|| align=right|3,376|| align=right|0,261|| align=right|6,09|| align=right|6,202||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86368)||1999 XB225|| align=right|16,5|| align=right|2,205|| align=right|0,180|| align=right|3,52|| align=right|3,274||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86369)||1999 XK226|| align=right|16,1|| align=right|2,275|| align=right|0,088|| align=right|5,12|| align=right|3,431||MBA||14. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86370)||1999 XR228|| align=right|17,4|| align=right|2,289|| align=right|0,147|| align=right|1,28|| align=right|3,463||MBA||14. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86371)||1999 XZ234|| align=right|13,3|| align=right|3,504|| align=right|0,037|| align=right|11,12|| align=right|6,559||MBA||3. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86372)||1999 XA254|| align=right|16,7|| align=right|2,969|| align=right|0,090|| align=right|2,00|| align=right|5,116||MBA||12. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86373)||1999 YK|| align=right|15,5|| align=right|1,916|| align=right|0,185|| align=right|27,55|| align=right|2,652||MBA||16. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86374)||1999 YD3|| align=right|15,9|| align=right|1,932|| align=right|0,095|| align=right|18,13|| align=right|2,684||MBA||17. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(86375)||2000 AT2|| align=right|16,1|| align=right|2,211|| align=right|0,017|| align=right|4,19|| align=right|3,287||MBA||1. ledna 2000||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(86376)||2000 AX4|| align=right|15,9|| align=right|2,252|| align=right|0,160|| align=right|0,28|| align=right|3,380||MBA||2. ledna 2000||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(86377)||2000 AQ12|| align=right|12,3|| align=right|5,115|| align=right|0,062|| align=right|11,52|| align=right|11,57||JUT||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86378)||2000 AV18|| align=right|15,0|| align=right|3,159|| align=right|0,250|| align=right|3,68|| align=right|5,615||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86379)||2000 AY26|| align=right|15,7|| align=right|2,215|| align=right|0,126|| align=right|6,21|| align=right|3,295||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86380)||2000 AD40|| align=right|16,7|| align=right|2,153|| align=right|0,147|| align=right|3,28|| align=right|3,159||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86381)||2000 AM40|| align=right|16,3|| align=right|2,168|| align=right|0,089|| align=right|3,79|| align=right|3,191||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86382)||2000 AY41|| align=right|16,0|| align=right|2,201|| align=right|0,113|| align=right|4,38|| align=right|3,264||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86383)||2000 AJ42|| align=right|15,5|| align=right|1,949|| align=right|0,081|| align=right|18,08|| align=right|2,721||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86384)||2000 AS47|| align=right|15,7|| align=right|2,291|| align=right|0,093|| align=right|8,35|| align=right|3,467||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86385)||2000 AK51|| align=right|13,2|| align=right|3,189|| align=right|0,032|| align=right|20,39|| align=right|5,693||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86386)||2000 AN56|| align=right|15,6|| align=right|2,311|| align=right|0,117|| align=right|4,72|| align=right|3,514||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86387)||2000 AG60|| align=right|16,6|| align=right|2,302|| align=right|0,197|| align=right|1,07|| align=right|3,493||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86388)||2000 AT60|| align=right|15,5|| align=right|2,228|| align=right|0,128|| align=right|4,90|| align=right|3,325||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86389)||2000 AM67|| align=right|15,4|| align=right|2,193|| align=right|0,150|| align=right|4,84|| align=right|3,247||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86390)||2000 AW74|| align=right|16,9|| align=right|2,299|| align=right|0,190|| align=right|4,10|| align=right|3,484||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86391)||2000 AE87|| align=right|16,1|| align=right|2,194|| align=right|0,085|| align=right|5,13|| align=right|3,249||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86392)||2000 AH90|| align=right|16,5|| align=right|2,264|| align=right|0,109|| align=right|4,16|| align=right|3,406||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86393)||2000 AG112|| align=right|16,2|| align=right|2,249|| align=right|0,120|| align=right|2,46|| align=right|3,373||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86394)||2000 AH124|| align=right|16,1|| align=right|2,213|| align=right|0,062|| align=right|4,26|| align=right|3,292||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86395)||2000 AM124|| align=right|15,8|| align=right|2,268|| align=right|0,070|| align=right|5,15|| align=right|3,415||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86396)||2000 AB129|| align=right|16,2|| align=right|2,232|| align=right|0,083|| align=right|5,21|| align=right|3,333||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86397)||2000 AF138|| align=right|14,5|| align=right|3,097|| align=right|0,239|| align=right|6,64|| align=right|5,450||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86398)||2000 AV139|| align=right|14,1|| align=right|3,136|| align=right|0,150|| align=right|6,27|| align=right|5,553||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86399)||2000 AV140|| align=right|15,7|| align=right|2,253|| align=right|0,119|| align=right|5,63|| align=right|3,381||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86400)||2000 AE141|| align=right|15,8|| align=right|2,267|| align=right|0,091|| align=right|5,38|| align=right|3,413||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86401)||2000 AF143|| align=right|14,5|| align=right|2,333|| align=right|0,295|| align=right|5,40|| align=right|3,563||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86402)||2000 AB144|| align=right|15,5|| align=right|1,957|| align=right|0,139|| align=right|18,44|| align=right|2,737||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86403)||2000 AJ148|| align=right|13,5|| align=right|3,203|| align=right|0,147|| align=right|17,96|| align=right|5,731||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86404)||2000 AG150|| align=right|14,5|| align=right|3,078|| align=right|0,094|| align=right|11,24|| align=right|5,399||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86405)||2000 AN152|| align=right|16,0|| align=right|1,935|| align=right|0,097|| align=right|24,34|| align=right|2,692||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86406)||2000 AU152|| align=right|15,1|| align=right|2,288|| align=right|0,257|| align=right|20,95|| align=right|3,460||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86407)||2000 AK169|| align=right|14,6|| align=right|3,199|| align=right|0,162|| align=right|8,08|| align=right|5,721||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86408)||2000 AC185|| align=right|16,3|| align=right|2,225|| align=right|0,091|| align=right|6,16|| align=right|3,318||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86409)||2000 AK186|| align=right|14,5|| align=right|3,149|| align=right|0,234|| align=right|11,32|| align=right|5,586||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86410)||2000 AU192|| align=right|14,5|| align=right|3,105|| align=right|0,275|| align=right|15,30|| align=right|5,471||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86411)||2000 AQ201|| align=right|16,0|| align=right|1,967|| align=right|0,082|| align=right|24,23|| align=right|2,758||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86412)||2000 AW202|| align=right|15,5|| align=right|2,271|| align=right|0,192|| align=right|8,23|| align=right|3,422||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86413)||2000 AN203|| align=right|14,8|| align=right|2,290|| align=right|0,243|| align=right|21,36|| align=right|3,464||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86414)||2000 AK212|| align=right|15,8|| align=right|2,312|| align=right|0,103|| align=right|6,41|| align=right|3,514||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86415)||2000 AW221|| align=right|16,3|| align=right|2,224|| align=right|0,115|| align=right|2,30|| align=right|3,317||MBA||8. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86416)||2000 AP232|| align=right|15,3|| align=right|2,286|| align=right|0,052|| align=right|5,82|| align=right|3,456||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86417)||2000 AM242|| align=right|14,5|| align=right|3,172|| align=right|0,282|| align=right|13,52|| align=right|5,648||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86418)||2000 AE244|| align=right|14,6|| align=right|3,161|| align=right|0,218|| align=right|15,03|| align=right|5,619||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86419)||2000 AL245|| align=right|15,5|| align=right|1,929|| align=right|0,067|| align=right|19,17|| align=right|2,679||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86420)||2000 BT2|| align=right|15,3|| align=right|1,950|| align=right|0,078|| align=right|19,25|| align=right|2,722||MBA||26. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86421)||2000 BC3|| align=right|15,9|| align=right|2,239|| align=right|0,098|| align=right|2,29|| align=right|3,349||MBA||26. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86422)||2000 BX13|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,093|| align=right|5,82|| align=right|3,570||MBA||29. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86423)||2000 BQ19|| align=right|16,2|| align=right|2,248|| align=right|0,165|| align=right|5,93|| align=right|3,369||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86424)||2000 BU20|| align=right|16,3|| align=right|2,269|| align=right|0,157|| align=right|1,31|| align=right|3,418||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86425)||2000 BQ22|| align=right|16,3|| align=right|2,289|| align=right|0,130|| align=right|2,69|| align=right|3,462||MBA||26. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86426)||2000 BP23|| align=right|13,9|| align=right|2,523|| align=right|0,079|| align=right|15,38|| align=right|4,007||MBA||27. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86427)||2000 BG25|| align=right|15,3|| align=right|2,276|| align=right|0,104|| align=right|6,96|| align=right|3,433||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86428)||2000 BQ27|| align=right|15,8|| align=right|2,245|| align=right|0,125|| align=right|1,71|| align=right|3,363||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86429)||2000 BJ29|| align=right|13,6|| align=right|3,205|| align=right|0,147|| align=right|16,11|| align=right|5,738||MBA||31. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86430)||2000 BV31|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,086|| align=right|6,48|| align=right|3,605||MBA||27. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86431)||2000 BN50|| align=right|16,5|| align=right|2,148|| align=right|0,163|| align=right|2,71|| align=right|3,148||MBA||16. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86432)||2000 BW51|| align=right|16,7|| align=right|2,301|| align=right|0,200|| align=right|2,42|| align=right|3,489||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(86433)||2000 CU2|| align=right|16,4|| align=right|2,349|| align=right|0,147|| align=right|1,29|| align=right|3,599||MBA||4. února 2000||Rock Finder||W. K. Y. Yeung
|-
|(86434)||2000 CX7|| align=right|15,7|| align=right|2,213|| align=right|0,111|| align=right|5,94|| align=right|3,292||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86435)||2000 CL9|| align=right|12,7|| align=right|3,992|| align=right|0,129|| align=right|7,02|| align=right|7,976||HLD||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86436)||2000 CU12|| align=right|16,9|| align=right|2,289|| align=right|0,143|| align=right|3,94|| align=right|3,463||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86437)||2000 CJ13|| align=right|16,3|| align=right|2,219|| align=right|0,103|| align=right|1,83|| align=right|3,304||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86438)||2000 CN16|| align=right|16,2|| align=right|2,242|| align=right|0,084|| align=right|3,63|| align=right|3,357||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86439)||2000 CW18|| align=right|15,3|| align=right|2,194|| align=right|0,209|| align=right|4,17|| align=right|3,250||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86440)||2000 CK21|| align=right|17,1|| align=right|2,285|| align=right|0,127|| align=right|6,36|| align=right|3,453||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86441)||2000 CR22|| align=right|16,2|| align=right|2,318|| align=right|0,110|| align=right|5,86|| align=right|3,528||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86442)||2000 CY24|| align=right|16,0|| align=right|2,297|| align=right|0,103|| align=right|3,07|| align=right|3,482||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86443)||2000 CG27|| align=right|16,2|| align=right|2,269|| align=right|0,049|| align=right|4,21|| align=right|3,418||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86444)||2000 CQ28|| align=right|15,4|| align=right|2,319|| align=right|0,054|| align=right|6,22|| align=right|3,532||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86445)||2000 CW28|| align=right|16,5|| align=right|2,295|| align=right|0,082|| align=right|2,13|| align=right|3,475||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86446)||2000 CS31|| align=right|15,4|| align=right|2,221|| align=right|0,131|| align=right|3,50|| align=right|3,310||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86447)||2000 CE32|| align=right|16,3|| align=right|2,408|| align=right|0,158|| align=right|5,04|| align=right|3,735||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86448)||2000 CU32|| align=right|17,0|| align=right|2,305|| align=right|0,111|| align=right|0,93|| align=right|3,500||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86449)||2000 CD33|| align=right|16,6|| align=right|2,295|| align=right|0,094|| align=right|5,58|| align=right|3,476||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86450)||2000 CK33|| align=right|18,3|| align=right|,969|| align=right|0,415|| align=right|18,11|| align=right|,953||ATN||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86451)||2000 CY34|| align=right|16,5|| align=right|2,276|| align=right|0,090|| align=right|5,17|| align=right|3,433||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86452)||2000 CQ35|| align=right|15,2|| align=right|2,245|| align=right|0,072|| align=right|5,38|| align=right|3,364||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86453)||2000 CH39|| align=right|16,0|| align=right|2,244|| align=right|0,055|| align=right|6,30|| align=right|3,362||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86454)||2000 CM40|| align=right|14,9|| align=right|2,346|| align=right|0,270|| align=right|22,71|| align=right|3,593||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86455)||2000 CF41|| align=right|15,2|| align=right|2,325|| align=right|0,220|| align=right|2,67|| align=right|3,545||MBA||6. února 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(86456)||2000 CM41|| align=right|15,5|| align=right|2,249|| align=right|0,125|| align=right|7,48|| align=right|3,371||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86457)||2000 CC43|| align=right|15,9|| align=right|2,207|| align=right|0,164|| align=right|3,61|| align=right|3,279||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86458)||2000 CB47|| align=right|16,5|| align=right|2,280|| align=right|0,067|| align=right|6,35|| align=right|3,441||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86459)||2000 CS49|| align=right|15,7|| align=right|2,324|| align=right|0,053|| align=right|3,92|| align=right|3,543||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86460)||2000 CC52|| align=right|16,1|| align=right|2,370|| align=right|0,147|| align=right|2,83|| align=right|3,647||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86461)||2000 CN52|| align=right|16,4|| align=right|2,350|| align=right|0,209|| align=right|2,93|| align=right|3,601||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86462)||2000 CL56|| align=right|15,3|| align=right|2,241|| align=right|0,208|| align=right|5,20|| align=right|3,353||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86463)||2000 CV57|| align=right|15,4|| align=right|2,391|| align=right|0,064|| align=right|5,58|| align=right|3,698||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86464)||2000 CU62|| align=right|16,1|| align=right|2,349|| align=right|0,192|| align=right|4,30|| align=right|3,600||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86465)||2000 CU63|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,165|| align=right|4,72|| align=right|3,586||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86466)||2000 CS66|| align=right|15,6|| align=right|2,263|| align=right|0,076|| align=right|7,17|| align=right|3,405||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86467)||2000 CB70|| align=right|15,2|| align=right|2,313|| align=right|0,186|| align=right|5,59|| align=right|3,517||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86468)||2000 CR70|| align=right|15,3|| align=right|2,304|| align=right|0,091|| align=right|3,99|| align=right|3,496||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86469)||2000 CV70|| align=right|15,2|| align=right|2,180|| align=right|0,137|| align=right|4,38|| align=right|3,217||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86470)||2000 CV76|| align=right|17,1|| align=right|2,342|| align=right|0,145|| align=right|2,64|| align=right|3,584||MBA||10. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86471)||2000 CX76|| align=right|15,7|| align=right|2,254|| align=right|0,159|| align=right|4,22|| align=right|3,384||MBA||10. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86472)||2000 CZ76|| align=right|15,7|| align=right|2,398|| align=right|0,138|| align=right|9,15|| align=right|3,714||MBA||10. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86473)||2000 CF79|| align=right|16,9|| align=right|2,373|| align=right|0,178|| align=right|2,97|| align=right|3,655||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86474)||2000 CT79|| align=right|14,9|| align=right|2,802|| align=right|0,042|| align=right|4,07|| align=right|4,689||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86475)||2000 CJ80|| align=right|15,8|| align=right|2,149|| align=right|0,165|| align=right|3,72|| align=right|3,149||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86476)||2000 CT82|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,135|| align=right|1,65|| align=right|3,588||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86477)||2000 CU85|| align=right|16,4|| align=right|2,306|| align=right|0,128|| align=right|5,47|| align=right|3,502||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86478)||2000 CL87|| align=right|15,1|| align=right|2,309|| align=right|0,072|| align=right|7,15|| align=right|3,509||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86479)||2000 CG90|| align=right|16,0|| align=right|2,280|| align=right|0,124|| align=right|1,97|| align=right|3,441||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86480)||2000 CT97|| align=right|16,1|| align=right|2,244|| align=right|0,118|| align=right|5,70|| align=right|3,361||MBA||9. února 2000||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(86481)||2000 CX102|| align=right|16,5|| align=right|2,350|| align=right|0,152|| align=right|1,47|| align=right|3,602||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86482)||2000 CJ104|| align=right|15,9|| align=right|2,244|| align=right|0,123|| align=right|8,06|| align=right|3,360||MBA||7. února 2000||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(86483)||2000 CT111|| align=right|16,2|| align=right|2,326|| align=right|0,203|| align=right|3,35|| align=right|3,548||MBA||6. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(86484)||2000 CD120|| align=right|15,9|| align=right|2,561|| align=right|0,129|| align=right|4,20|| align=right|4,098||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86485)||2000 CF126|| align=right|16,7|| align=right|2,156|| align=right|0,083|| align=right|3,91|| align=right|3,165||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86486)||2000 CE135|| align=right|17,7|| align=right|2,322|| align=right|0,214|| align=right|6,18|| align=right|3,538||MBA||4. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86487)||2000 CQ144|| align=right|15,7|| align=right|2,195|| align=right|0,076|| align=right|2,58|| align=right|3,252||MBA||6. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86488)||2000 DQ5|| align=right|16,4|| align=right|2,348|| align=right|0,168|| align=right|2,00|| align=right|3,597||MBA||25. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86489)||2000 DU9|| align=right|16,2|| align=right|2,219|| align=right|0,176|| align=right|1,34|| align=right|3,306||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86490)||2000 DA15|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,140|| align=right|3,82|| align=right|3,601||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(86491)||2000 DL15|| align=right|14,3|| align=right|2,993|| align=right|0,071|| align=right|2,58|| align=right|5,177||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(86492)||2000 DN15|| align=right|15,8|| align=right|2,325|| align=right|0,066|| align=right|7,14|| align=right|3,545||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(86493)||2000 DD17|| align=right|16,4|| align=right|2,144|| align=right|0,151|| align=right|3,03|| align=right|3,139||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86494)||2000 DT19|| align=right|16,3|| align=right|2,393|| align=right|0,179|| align=right|4,63|| align=right|3,701||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86495)||2000 DT21|| align=right|16,3|| align=right|2,191|| align=right|0,174|| align=right|2,94|| align=right|3,242||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86496)||2000 DC29|| align=right|16,2|| align=right|2,314|| align=right|0,096|| align=right|4,77|| align=right|3,519||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86497)||2000 DO29|| align=right|17,2|| align=right|2,194|| align=right|0,174|| align=right|1,51|| align=right|3,250||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86498)||2000 DQ29|| align=right|15,2|| align=right|2,318|| align=right|0,138|| align=right|6,70|| align=right|3,528||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86499)||2000 DZ30|| align=right|15,9|| align=right|2,300|| align=right|0,126|| align=right|2,40|| align=right|3,488||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86500)||2000 DR32|| align=right|15,9|| align=right|2,242|| align=right|0,140|| align=right|7,02|| align=right|3,357||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86501)||2000 DR35|| align=right|15,5|| align=right|2,860|| align=right|0,043|| align=right|5,67|| align=right|4,835||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86502)||2000 DO38|| align=right|16,2|| align=right|2,322|| align=right|0,015|| align=right|4,43|| align=right|3,538||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86503)||2000 DQ39|| align=right|14,2|| align=right|2,968|| align=right|0,047|| align=right|9,66|| align=right|5,112||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86504)||2000 DG41|| align=right|16,6|| align=right|2,350|| align=right|0,060|| align=right|7,59|| align=right|3,602||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86505)||2000 DS42|| align=right|15,9|| align=right|2,209|| align=right|0,172|| align=right|5,37|| align=right|3,284||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86506)||2000 DR43|| align=right|16,6|| align=right|2,204|| align=right|0,151|| align=right|3,89|| align=right|3,272||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86507)||2000 DQ44|| align=right|16,8|| align=right|2,306|| align=right|0,127|| align=right|1,11|| align=right|3,500||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86508)||2000 DU44|| align=right|16,1|| align=right|2,342|| align=right|0,272|| align=right|2,01|| align=right|3,584||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86509)||2000 DJ47|| align=right|16,8|| align=right|2,357|| align=right|0,162|| align=right|1,87|| align=right|3,617||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86510)||2000 DE53|| align=right|16,6|| align=right|2,394|| align=right|0,151|| align=right|2,82|| align=right|3,704||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86511)||2000 DB54|| align=right|16,1|| align=right|2,200|| align=right|0,211|| align=right|3,70|| align=right|3,262||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86512)||2000 DN58|| align=right|16,8|| align=right|2,267|| align=right|0,138|| align=right|1,45|| align=right|3,413||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86513)||2000 DU61|| align=right|16,1|| align=right|2,372|| align=right|0,123|| align=right|4,84|| align=right|3,653||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86514)||2000 DW63|| align=right|15,7|| align=right|2,263|| align=right|0,165|| align=right|3,91|| align=right|3,405||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86515)||2000 DY64|| align=right|16,1|| align=right|2,284|| align=right|0,152|| align=right|6,84|| align=right|3,451||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86516)||2000 DT67|| align=right|15,7|| align=right|2,336|| align=right|0,136|| align=right|6,17|| align=right|3,570||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86517)||2000 DC68|| align=right|16,1|| align=right|2,251|| align=right|0,123|| align=right|5,42|| align=right|3,376||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86518)||2000 DL68|| align=right|16,0|| align=right|2,512|| align=right|0,009|| align=right|3,96|| align=right|3,979||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86519)||2000 DM68|| align=right|14,7|| align=right|2,623|| align=right|0,156|| align=right|15,55|| align=right|4,248||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86520)||2000 DH69|| align=right|15,3|| align=right|2,355|| align=right|0,071|| align=right|6,52|| align=right|3,614||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86521)||2000 DP69|| align=right|16,5|| align=right|2,379|| align=right|0,178|| align=right|2,39|| align=right|3,669||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86522)||2000 DA73|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,144|| align=right|3,10|| align=right|3,684||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86523)||2000 DC74|| align=right|16,3|| align=right|2,266|| align=right|0,147|| align=right|5,99|| align=right|3,411||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86524)||2000 DK74|| align=right|16,1|| align=right|2,377|| align=right|0,163|| align=right|1,61|| align=right|3,663||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86525)||2000 DD76|| align=right|16,3|| align=right|2,353|| align=right|0,147|| align=right|5,02|| align=right|3,608||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86526)||2000 DG76|| align=right|15,2|| align=right|2,313|| align=right|0,131|| align=right|6,60|| align=right|3,518||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86527)||2000 DH76|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,126|| align=right|0,77|| align=right|3,743||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86528)||2000 DC78|| align=right|16,4|| align=right|2,192|| align=right|0,057|| align=right|3,84|| align=right|3,245||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86529)||2000 DN79|| align=right|15,2|| align=right|2,165|| align=right|0,170|| align=right|5,24|| align=right|3,185||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86530)||2000 DA80|| align=right|14,5|| align=right|2,990|| align=right|0,041|| align=right|11,02|| align=right|5,169||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86531)||2000 DU81|| align=right|15,6|| align=right|2,310|| align=right|0,053|| align=right|6,84|| align=right|3,511||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86532)||2000 DO86|| align=right|15,0|| align=right|2,240|| align=right|0,138|| align=right|6,38|| align=right|3,353||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86533)||2000 DQ98|| align=right|15,8|| align=right|2,323|| align=right|0,220|| align=right|8,64|| align=right|3,540||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86534)||2000 DT98|| align=right|15,7|| align=right|2,173|| align=right|0,239|| align=right|5,74|| align=right|3,202||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86535)||2000 DK99|| align=right|15,9|| align=right|2,341|| align=right|0,148|| align=right|3,99|| align=right|3,581||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86536)||2000 DN100|| align=right|15,4|| align=right|2,214|| align=right|0,166|| align=right|4,45|| align=right|3,293||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86537)||2000 DQ102|| align=right|15,8|| align=right|2,286|| align=right|0,114|| align=right|5,69|| align=right|3,456||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86538)||2000 DR102|| align=right|16,1|| align=right|2,326|| align=right|0,074|| align=right|4,25|| align=right|3,547||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86539)||2000 DQ103|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,106|| align=right|5,03|| align=right|3,467||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86540)||2000 DQ104|| align=right|16,0|| align=right|2,285|| align=right|0,062|| align=right|6,61|| align=right|3,452||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86541)||2000 DJ105|| align=right|16,3|| align=right|2,408|| align=right|0,098|| align=right|4,90|| align=right|3,737||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86542)||2000 DO105|| align=right|15,8|| align=right|2,325|| align=right|0,128|| align=right|5,22|| align=right|3,544||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86543)||2000 DR106|| align=right|16,0|| align=right|2,249|| align=right|0,164|| align=right|7,10|| align=right|3,372||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86544)||2000 DX106|| align=right|15,3|| align=right|2,245|| align=right|0,200|| align=right|6,82|| align=right|3,362||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86545)||2000 DC109|| align=right|17,0|| align=right|2,157|| align=right|0,039|| align=right|4,48|| align=right|3,168||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86546)||2000 DW111|| align=right|16,6|| align=right|2,303|| align=right|0,132|| align=right|4,00|| align=right|3,493||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86547)||2000 DS115|| align=right|17,1|| align=right|2,361|| align=right|0,097|| align=right|2,52|| align=right|3,627||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86548)||2000 DZ115|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,066|| align=right|2,81|| align=right|3,531||MBA||27. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(86549)||2000 EG|| align=right|16,0|| align=right|2,257|| align=right|0,146|| align=right|2,82|| align=right|3,391||MBA||2. března 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(86550)||2000 EA3|| align=right|16,6|| align=right|2,335|| align=right|0,138|| align=right|4,05|| align=right|3,566||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86551)||2000 EE4|| align=right|15,3|| align=right|2,289|| align=right|0,171|| align=right|3,66|| align=right|3,463||MBA||4. března 2000||Lake Tekapo||N. Brady
|-
|(86552)||2000 EY6|| align=right|16,6|| align=right|2,288|| align=right|0,154|| align=right|5,27|| align=right|3,460||MBA||2. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86553)||2000 ER8|| align=right|15,5|| align=right|2,219|| align=right|0,165|| align=right|7,49|| align=right|3,304||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86554)||2000 EH9|| align=right|16,2|| align=right|2,247|| align=right|0,248|| align=right|8,15|| align=right|3,368||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86555)||2000 EB12|| align=right|14,8|| align=right|2,302|| align=right|0,168|| align=right|25,66|| align=right|3,491||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86556)||2000 EN12|| align=right|16,0|| align=right|2,224|| align=right|0,195|| align=right|8,73|| align=right|3,316||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86557)||2000 EC16|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,219|| align=right|1,90|| align=right|3,557||MBA||3. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86558)||2000 EQ16|| align=right|15,5|| align=right|2,264|| align=right|0,127|| align=right|4,86|| align=right|3,406||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86559)||2000 EZ18|| align=right|14,6|| align=right|2,277|| align=right|0,126|| align=right|22,97|| align=right|3,435||MBA||13. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86560)||2000 EQ19|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,111|| align=right|7,07|| align=right|3,501||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86561)||2000 EM25|| align=right|17,0|| align=right|2,445|| align=right|0,191|| align=right|4,79|| align=right|3,822||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86562)||2000 EP25|| align=right|16,2|| align=right|2,404|| align=right|0,157|| align=right|1,98|| align=right|3,727||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86563)||2000 EP28|| align=right|15,6|| align=right|2,276|| align=right|0,204|| align=right|8,30|| align=right|3,434||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86564)||2000 EU28|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,093|| align=right|12,31|| align=right|3,699||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86565)||2000 EW30|| align=right|16,0|| align=right|2,221|| align=right|0,151|| align=right|6,72|| align=right|3,309||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86566)||2000 EY31|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,185|| align=right|2,76|| align=right|3,436||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86567)||2000 EB32|| align=right|16,8|| align=right|2,163|| align=right|0,149|| align=right|3,41|| align=right|3,181||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86568)||2000 EU32|| align=right|16,1|| align=right|2,376|| align=right|0,179|| align=right|3,50|| align=right|3,662||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86569)||2000 EN36|| align=right|14,0|| align=right|3,078|| align=right|0,149|| align=right|12,36|| align=right|5,399||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86570)||2000 EH38|| align=right|15,4|| align=right|2,271|| align=right|0,135|| align=right|5,61|| align=right|3,423||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86571)||2000 EU38|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,189|| align=right|1,70|| align=right|3,702||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86572)||2000 ET39|| align=right|16,1|| align=right|2,423|| align=right|0,142|| align=right|4,40|| align=right|3,772||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86573)||2000 EB42|| align=right|16,9|| align=right|2,445|| align=right|0,119|| align=right|2,25|| align=right|3,822||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86574)||2000 EY42|| align=right|15,5|| align=right|2,382|| align=right|0,158|| align=right|2,46|| align=right|3,675||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86575)||2000 EF43|| align=right|16,8|| align=right|2,377|| align=right|0,137|| align=right|1,19|| align=right|3,665||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86576)||2000 EZ45|| align=right|16,7|| align=right|2,397|| align=right|0,148|| align=right|1,69|| align=right|3,709||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86577)||2000 EJ46|| align=right|15,6|| align=right|2,338|| align=right|0,084|| align=right|6,38|| align=right|3,574||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86578)||2000 EE48|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,078|| align=right|5,55|| align=right|3,238||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86579)||2000 ER48|| align=right|17,0|| align=right|2,348|| align=right|0,182|| align=right|1,02|| align=right|3,597||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86580)||2000 EV48|| align=right|15,2|| align=right|2,235|| align=right|0,132|| align=right|5,44|| align=right|3,342||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86581)||2000 EW54|| align=right|15,6|| align=right|2,202|| align=right|0,218|| align=right|8,97|| align=right|3,267||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86582)||2000 ED56|| align=right|15,6|| align=right|2,315|| align=right|0,211|| align=right|4,57|| align=right|3,521||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86583)||2000 EJ57|| align=right|16,0|| align=right|2,416|| align=right|0,086|| align=right|5,36|| align=right|3,755||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86584)||2000 ES57|| align=right|15,6|| align=right|2,344|| align=right|0,152|| align=right|4,01|| align=right|3,588||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86585)||2000 EX57|| align=right|16,5|| align=right|2,360|| align=right|0,067|| align=right|22,93|| align=right|3,625||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86586)||2000 EQ58|| align=right|16,6|| align=right|2,427|| align=right|0,154|| align=right|2,82|| align=right|3,780||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86587)||2000 ES60|| align=right|16,7|| align=right|2,185|| align=right|0,058|| align=right|4,53|| align=right|3,230||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86588)||2000 EG61|| align=right|16,8|| align=right|2,372|| align=right|0,166|| align=right|1,57|| align=right|3,652||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86589)||2000 EP62|| align=right|16,6|| align=right|2,328|| align=right|0,202|| align=right|1,67|| align=right|3,551||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86590)||2000 EQ62|| align=right|16,8|| align=right|2,380|| align=right|0,149|| align=right|2,12|| align=right|3,672||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86591)||2000 EP63|| align=right|16,3|| align=right|2,197|| align=right|0,156|| align=right|5,77|| align=right|3,255||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86592)||2000 EW64|| align=right|16,8|| align=right|2,195|| align=right|0,138|| align=right|4,19|| align=right|3,251||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86593)||2000 EX64|| align=right|17,1|| align=right|2,369|| align=right|0,151|| align=right|4,70|| align=right|3,647||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86594)||2000 EH65|| align=right|16,1|| align=right|2,321|| align=right|0,166|| align=right|6,53|| align=right|3,536||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86595)||2000 EW65|| align=right|16,6|| align=right|2,252|| align=right|0,208|| align=right|0,93|| align=right|3,378||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86596)||2000 EO67|| align=right|16,2|| align=right|2,335|| align=right|0,040|| align=right|6,31|| align=right|3,566||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86597)||2000 EG68|| align=right|16,9|| align=right|2,420|| align=right|0,145|| align=right|1,35|| align=right|3,764||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86598)||2000 EQ69|| align=right|15,2|| align=right|2,336|| align=right|0,184|| align=right|7,69|| align=right|3,570||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86599)||2000 EM70|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,079|| align=right|2,28|| align=right|3,739||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86600)||2000 EW74|| align=right|17,3|| align=right|2,405|| align=right|0,134|| align=right|0,43|| align=right|3,729||MBA||11. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86601)||2000 EU75|| align=right|15,3|| align=right|2,144|| align=right|0,158|| align=right|4,86|| align=right|3,139||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86602)||2000 EN76|| align=right|15,4|| align=right|2,309|| align=right|0,125|| align=right|7,32|| align=right|3,508||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86603)||2000 EX77|| align=right|16,7|| align=right|2,322|| align=right|0,157|| align=right|2,87|| align=right|3,537||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86604)||2000 EM78|| align=right|16,2|| align=right|2,351|| align=right|0,194|| align=right|3,18|| align=right|3,604||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86605)||2000 ES81|| align=right|15,7|| align=right|2,640|| align=right|0,005|| align=right|4,13|| align=right|4,288||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86606)||2000 EB84|| align=right|16,7|| align=right|2,386|| align=right|0,179|| align=right|3,08|| align=right|3,686||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86607)||2000 ET84|| align=right|16,0|| align=right|2,260|| align=right|0,144|| align=right|5,40|| align=right|3,396||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86608)||2000 EK85|| align=right|15,8|| align=right|2,264|| align=right|0,280|| align=right|8,58|| align=right|3,406||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86609)||2000 EP90|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,187|| align=right|4,74|| align=right|3,670||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86610)||2000 EB92|| align=right|16,0|| align=right|2,282|| align=right|0,140|| align=right|6,13|| align=right|3,446||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86611)||2000 EE92|| align=right|15,0|| align=right|2,316|| align=right|0,143|| align=right|4,79|| align=right|3,524||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86612)||2000 EY97|| align=right|15,0|| align=right|1,948|| align=right|0,041|| align=right|21,18|| align=right|2,719||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86613)||2000 EW98|| align=right|16,2|| align=right|2,364|| align=right|0,205|| align=right|0,59|| align=right|3,635||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86614)||2000 EA103|| align=right|15,5|| align=right|2,425|| align=right|0,077|| align=right|5,58|| align=right|3,776||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86615)||2000 EJ109|| align=right|16,5|| align=right|2,296|| align=right|0,097|| align=right|4,09|| align=right|3,478||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86616)||2000 EP110|| align=right|16,3|| align=right|2,371|| align=right|0,154|| align=right|3,13|| align=right|3,651||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86617)||2000 EY113|| align=right|14,9|| align=right|2,340|| align=right|0,205|| align=right|5,24|| align=right|3,578||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86618)||2000 EX116|| align=right|17,0|| align=right|2,456|| align=right|0,149|| align=right|2,53|| align=right|3,848||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86619)||2000 EF120|| align=right|15,8|| align=right|2,232|| align=right|0,113|| align=right|5,79|| align=right|3,335||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86620)||2000 EY120|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,093|| align=right|7,09|| align=right|3,516||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86621)||2000 EB121|| align=right|16,9|| align=right|2,228|| align=right|0,190|| align=right|4,98|| align=right|3,325||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86622)||2000 EV121|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,110|| align=right|12,67|| align=right|3,715||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(86623)||2000 EK122|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,196|| align=right|3,17|| align=right|3,485||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86624)||2000 EA123|| align=right|15,8|| align=right|2,321|| align=right|0,161|| align=right|19,34|| align=right|3,535||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(86625)||2000 EQ124|| align=right|16,3|| align=right|2,369|| align=right|0,135|| align=right|2,19|| align=right|3,645||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86626)||2000 EV124|| align=right|15,6|| align=right|2,161|| align=right|0,266|| align=right|7,35|| align=right|3,177||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86627)||2000 EJ126|| align=right|16,6|| align=right|2,418|| align=right|0,204|| align=right|2,91|| align=right|3,759||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86628)||2000 ED127|| align=right|15,0|| align=right|2,671|| align=right|0,022|| align=right|4,70|| align=right|4,365||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86629)||2000 EJ128|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,110|| align=right|3,54|| align=right|3,679||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86630)||2000 EL132|| align=right|15,9|| align=right|2,374|| align=right|0,163|| align=right|3,87|| align=right|3,658||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86631)||2000 EM132|| align=right|16,4|| align=right|2,381|| align=right|0,141|| align=right|2,11|| align=right|3,674||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86632)||2000 ES132|| align=right|16,2|| align=right|2,342|| align=right|0,165|| align=right|3,58|| align=right|3,583||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86633)||2000 EY132|| align=right|16,2|| align=right|2,384|| align=right|0,172|| align=right|0,87|| align=right|3,681||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86634)||2000 ED133|| align=right|16,4|| align=right|2,454|| align=right|0,078|| align=right|2,03|| align=right|3,844||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86635)||2000 EE133|| align=right|16,1|| align=right|2,329|| align=right|0,208|| align=right|6,64|| align=right|3,554||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86636)||2000 ER133|| align=right|15,4|| align=right|2,245|| align=right|0,093|| align=right|7,62|| align=right|3,363||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86637)||2000 EO134|| align=right|15,6|| align=right|2,376|| align=right|0,128|| align=right|7,52|| align=right|3,661||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86638)||2000 EQ134|| align=right|15,7|| align=right|2,386|| align=right|0,151|| align=right|3,93|| align=right|3,685||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86639)||2000 EA135|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,048|| align=right|6,95|| align=right|3,518||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86640)||2000 EN135|| align=right|16,0|| align=right|2,409|| align=right|0,094|| align=right|3,72|| align=right|3,738||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86641)||2000 EA136|| align=right|16,5|| align=right|2,394|| align=right|0,174|| align=right|5,47|| align=right|3,702||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86642)||2000 EH140|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,114|| align=right|10,02|| align=right|3,457||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(86643)||2000 ES141|| align=right|15,7|| align=right|2,330|| align=right|0,124|| align=right|5,63|| align=right|3,556||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(86644)||2000 EB145|| align=right|15,2|| align=right|2,165|| align=right|0,197|| align=right|2,36|| align=right|3,186||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(86645)||2000 ES145|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,182|| align=right|2,11|| align=right|3,668||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86646)||2000 EG147|| align=right|15,7|| align=right|2,399|| align=right|0,100|| align=right|3,55|| align=right|3,716||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(86647)||2000 EQ150|| align=right|16,4|| align=right|2,353|| align=right|0,151|| align=right|4,92|| align=right|3,609||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86648)||2000 EG152|| align=right|15,3|| align=right|2,295|| align=right|0,104|| align=right|6,51|| align=right|3,476||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86649)||2000 EM152|| align=right|15,7|| align=right|2,341|| align=right|0,086|| align=right|2,70|| align=right|3,581||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86650)||2000 EW153|| align=right|16,5|| align=right|2,227|| align=right|0,160|| align=right|5,30|| align=right|3,323||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86651)||2000 EC154|| align=right|16,1|| align=right|2,315|| align=right|0,085|| align=right|6,33|| align=right|3,522||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86652)||2000 EY158|| align=right|15,0|| align=right|2,282|| align=right|0,169|| align=right|6,64|| align=right|3,447||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86653)||2000 EY170|| align=right|15,5|| align=right|2,397|| align=right|0,092|| align=right|7,14|| align=right|3,710||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86654)||2000 ED172|| align=right|16,0|| align=right|2,252|| align=right|0,188|| align=right|6,20|| align=right|3,378||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86655)||2000 ET183|| align=right|16,9|| align=right|2,382|| align=right|0,079|| align=right|6,70|| align=right|3,676||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86656)||2000 EH184|| align=right|15,8|| align=right|2,265|| align=right|0,173|| align=right|8,38|| align=right|3,408||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86657)||2000 EG185|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,102|| align=right|3,19|| align=right|3,666||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86658)||2000 EQ185|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,031|| align=right|5,20|| align=right|3,621||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86659)||2000 ER185|| align=right|16,2|| align=right|2,615|| align=right|0,243|| align=right|3,59|| align=right|4,227||MBA||1. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86660)||2000 EH200|| align=right|15,6|| align=right|2,246|| align=right|0,108|| align=right|4,27|| align=right|3,365||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(86661)||2000 FG3|| align=right|16,4|| align=right|2,159|| align=right|0,156|| align=right|5,01|| align=right|3,172||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86662)||2000 FA6|| align=right|16,3|| align=right|2,472|| align=right|0,226|| align=right|8,45|| align=right|3,886||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86663)||2000 FS6|| align=right|16,6|| align=right|2,268|| align=right|0,100|| align=right|3,49|| align=right|3,415||MBA||27. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86664)||2000 FS9|| align=right|16,3|| align=right|2,431|| align=right|0,198|| align=right|1,55|| align=right|3,790||MBA||30. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86665)||2000 FD10|| align=right|16,3|| align=right|2,258|| align=right|0,116|| align=right|4,59|| align=right|3,391||MBA||30. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86666)||2000 FL10|| align=right|16,8|| align=right|1,463|| align=right|0,427|| align=right|29,02|| align=right|1,770||APL||30. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(86667)||2000 FO10|| align=right|17,4|| align=right|,860|| align=right|0,595|| align=right|14,29|| align=right|,797||ATN||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86668)||2000 FZ10|| align=right|14,3|| align=right|2,620|| align=right|0,221|| align=right|16,99|| align=right|4,241||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86669)||2000 FV14|| align=right|15,3|| align=right|2,523|| align=right|0,125|| align=right|16,60|| align=right|4,007||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86670)||2000 FN15|| align=right|15,9|| align=right|2,362|| align=right|0,163|| align=right|5,42|| align=right|3,629||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86671)||2000 FA19|| align=right|15,1|| align=right|2,543|| align=right|0,150|| align=right|17,10|| align=right|4,055||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86672)||2000 FV19|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,083|| align=right|7,30|| align=right|3,642||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86673)||2000 FB23|| align=right|15,6|| align=right|2,359|| align=right|0,138|| align=right|10,02|| align=right|3,622||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86674)||2000 FK23|| align=right|15,7|| align=right|2,321|| align=right|0,159|| align=right|11,34|| align=right|3,536||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86675)||2000 FP25|| align=right|16,3|| align=right|2,395|| align=right|0,130|| align=right|4,20|| align=right|3,706||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86676)||2000 FY28|| align=right|15,4|| align=right|2,347|| align=right|0,230|| align=right|6,69|| align=right|3,594||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86677)||2000 FA29|| align=right|15,9|| align=right|2,319|| align=right|0,192|| align=right|1,78|| align=right|3,531||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86678)||2000 FK29|| align=right|15,0|| align=right|2,448|| align=right|0,183|| align=right|1,74|| align=right|3,830||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86679)||2000 FR30|| align=right|16,4|| align=right|2,403|| align=right|0,173|| align=right|3,10|| align=right|3,724||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86680)||2000 FG31|| align=right|16,0|| align=right|2,549|| align=right|0,268|| align=right|13,12|| align=right|4,069||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86681)||2000 FK33|| align=right|15,6|| align=right|2,423|| align=right|0,125|| align=right|7,06|| align=right|3,770||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86682)||2000 FB35|| align=right|16,4|| align=right|2,275|| align=right|0,187|| align=right|2,91|| align=right|3,432||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86683)||2000 FF35|| align=right|16,4|| align=right|2,433|| align=right|0,123|| align=right|3,55|| align=right|3,795||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86684)||2000 FH38|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,193|| align=right|3,54|| align=right|3,569||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86685)||2000 FO39|| align=right|16,3|| align=right|2,442|| align=right|0,162|| align=right|4,85|| align=right|3,816||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86686)||2000 FU39|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,150|| align=right|4,78|| align=right|3,436||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86687)||2000 FH41|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,074|| align=right|7,68|| align=right|3,699||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86688)||2000 FA44|| align=right|15,6|| align=right|2,409|| align=right|0,094|| align=right|6,90|| align=right|3,738||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86689)||2000 FN45|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,092|| align=right|6,45|| align=right|3,683||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86690)||2000 FS45|| align=right|16,2|| align=right|2,240|| align=right|0,105|| align=right|5,27|| align=right|3,353||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86691)||2000 FE46|| align=right|15,9|| align=right|2,327|| align=right|0,158|| align=right|6,90|| align=right|3,549||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86692)||2000 FS47|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,111|| align=right|7,70|| align=right|3,673||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86693)||2000 FR48|| align=right|15,9|| align=right|2,237|| align=right|0,103|| align=right|7,10|| align=right|3,345||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86694)||2000 FC49|| align=right|15,1|| align=right|2,416|| align=right|0,164|| align=right|4,46|| align=right|3,755||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86695)||2000 FF49|| align=right|16,1|| align=right|2,448|| align=right|0,159|| align=right|9,82|| align=right|3,831||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86696)||2000 FO49|| align=right|15,1|| align=right|2,256|| align=right|0,100|| align=right|4,39|| align=right|3,388||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86697)||2000 FY49|| align=right|14,5|| align=right|2,408|| align=right|0,151|| align=right|2,21|| align=right|3,735||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86698)||2000 FJ55|| align=right|16,2|| align=right|2,272|| align=right|0,153|| align=right|5,56|| align=right|3,423||MBA||30. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(86699)||2000 FU55|| align=right|15,0|| align=right|2,326|| align=right|0,189|| align=right|24,19|| align=right|3,547||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86700)||2000 FD58|| align=right|16,6|| align=right|2,362|| align=right|0,059|| align=right|4,18|| align=right|3,629||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86701)||2000 FP59|| align=right|16,7|| align=right|2,446|| align=right|0,137|| align=right|9,07|| align=right|3,826||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86702)||2000 FM60|| align=right|16,6|| align=right|2,245|| align=right|0,114|| align=right|5,81|| align=right|3,363||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86703)||2000 FC61|| align=right|15,2|| align=right|2,312|| align=right|0,212|| align=right|10,58|| align=right|3,516||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86704)||2000 FS63|| align=right|17,3|| align=right|2,368|| align=right|0,153|| align=right|3,29|| align=right|3,644||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86705)||2000 FW64|| align=right|14,9|| align=right|2,381|| align=right|0,095|| align=right|5,71|| align=right|3,673||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86706)||2000 FY73|| align=right|14,0|| align=right|2,334|| align=right|0,195|| align=right|24,57|| align=right|3,565||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86707)||2000 GJ|| align=right|16,5|| align=right|2,350|| align=right|0,206|| align=right|2,03|| align=right|3,601||MBA||2. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(86708)||2000 GK5|| align=right|16,8|| align=right|2,297|| align=right|0,130|| align=right|3,89|| align=right|3,481||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86709)||2000 GR5|| align=right|16,0|| align=right|2,263|| align=right|0,156|| align=right|3,64|| align=right|3,403||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86710)||2000 GU5|| align=right|16,3|| align=right|2,422|| align=right|0,167|| align=right|2,08|| align=right|3,768||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86711)||2000 GB6|| align=right|17,2|| align=right|2,431|| align=right|0,161|| align=right|2,00|| align=right|3,789||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86712)||2000 GO6|| align=right|16,9|| align=right|2,419|| align=right|0,155|| align=right|1,29|| align=right|3,761||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86713)||2000 GY8|| align=right|15,7|| align=right|2,247|| align=right|0,196|| align=right|1,60|| align=right|3,367||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86714)||2000 GN9|| align=right|16,7|| align=right|2,384|| align=right|0,077|| align=right|1,37|| align=right|3,681||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86715)||2000 GO9|| align=right|16,8|| align=right|2,373|| align=right|0,145|| align=right|4,18|| align=right|3,655||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86716)||2000 GW10|| align=right|16,2|| align=right|2,163|| align=right|0,183|| align=right|3,63|| align=right|3,180||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86717)||2000 GG11|| align=right|16,9|| align=right|2,417|| align=right|0,202|| align=right|2,55|| align=right|3,757||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86718)||2000 GO14|| align=right|16,5|| align=right|2,202|| align=right|0,199|| align=right|3,29|| align=right|3,266||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86719)||2000 GA19|| align=right|16,8|| align=right|2,442|| align=right|0,140|| align=right|1,13|| align=right|3,815||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86720)||2000 GC19|| align=right|16,6|| align=right|2,332|| align=right|0,169|| align=right|3,26|| align=right|3,562||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86721)||2000 GJ28|| align=right|16,3|| align=right|2,408|| align=right|0,184|| align=right|2,43|| align=right|3,736||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86722)||2000 GY28|| align=right|16,7|| align=right|2,295|| align=right|0,117|| align=right|0,30|| align=right|3,476||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86723)||2000 GG30|| align=right|17,0|| align=right|2,438|| align=right|0,193|| align=right|1,51|| align=right|3,806||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86724)||2000 GY30|| align=right|16,6|| align=right|2,391|| align=right|0,143|| align=right|1,54|| align=right|3,695||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86725)||2000 GG32|| align=right|16,4|| align=right|2,804|| align=right|0,086|| align=right|0,60|| align=right|4,694||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86726)||2000 GN34|| align=right|15,8|| align=right|2,246|| align=right|0,140|| align=right|5,31|| align=right|3,365||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86727)||2000 GW34|| align=right|16,6|| align=right|2,300|| align=right|0,119|| align=right|2,48|| align=right|3,486||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86728)||2000 GV35|| align=right|15,2|| align=right|2,230|| align=right|0,143|| align=right|4,38|| align=right|3,329||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86729)||2000 GX36|| align=right|15,8|| align=right|2,433|| align=right|0,175|| align=right|2,77|| align=right|3,794||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86730)||2000 GY37|| align=right|16,6|| align=right|2,271|| align=right|0,305|| align=right|7,21|| align=right|3,421||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86731)||2000 GV38|| align=right|15,8|| align=right|2,447|| align=right|0,165|| align=right|2,40|| align=right|3,827||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86732)||2000 GK39|| align=right|16,7|| align=right|2,426|| align=right|0,115|| align=right|2,03|| align=right|3,778||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86733)||2000 GS41|| align=right|16,3|| align=right|2,424|| align=right|0,095|| align=right|0,73|| align=right|3,774||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86734)||2000 GT42|| align=right|17,0|| align=right|2,326|| align=right|0,150|| align=right|1,15|| align=right|3,547||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86735)||2000 GF43|| align=right|16,6|| align=right|2,443|| align=right|0,178|| align=right|1,15|| align=right|3,818||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86736)||2000 GE45|| align=right|15,5|| align=right|2,429|| align=right|0,179|| align=right|3,27|| align=right|3,786||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86737)||2000 GV46|| align=right|16,2|| align=right|2,397|| align=right|0,193|| align=right|1,82|| align=right|3,711||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86738)||2000 GB51|| align=right|16,2|| align=right|2,240|| align=right|0,155|| align=right|3,71|| align=right|3,351||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86739)||2000 GC51|| align=right|15,9|| align=right|2,250|| align=right|0,081|| align=right|4,80|| align=right|3,374||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86740)||2000 GM51|| align=right|16,6|| align=right|2,455|| align=right|0,139|| align=right|2,79|| align=right|3,846||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86741)||2000 GW52|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,079|| align=right|4,30|| align=right|3,549||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86742)||2000 GR53|| align=right|15,8|| align=right|2,407|| align=right|0,189|| align=right|1,61|| align=right|3,734||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86743)||2000 GS56|| align=right|16,0|| align=right|2,341|| align=right|0,150|| align=right|3,23|| align=right|3,582||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86744)||2000 GE57|| align=right|15,7|| align=right|2,434|| align=right|0,132|| align=right|5,33|| align=right|3,798||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86745)||2000 GJ57|| align=right|15,0|| align=right|2,286|| align=right|0,216|| align=right|5,10|| align=right|3,456||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86746)||2000 GW57|| align=right|16,9|| align=right|2,446|| align=right|0,162|| align=right|1,30|| align=right|3,824||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86747)||2000 GZ57|| align=right|15,7|| align=right|2,440|| align=right|0,208|| align=right|1,91|| align=right|3,812||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86748)||2000 GP58|| align=right|16,2|| align=right|2,414|| align=right|0,192|| align=right|1,39|| align=right|3,749||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86749)||2000 GF60|| align=right|16,3|| align=right|2,286|| align=right|0,148|| align=right|6,73|| align=right|3,456||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86750)||2000 GS63|| align=right|17,3|| align=right|2,333|| align=right|0,188|| align=right|3,80|| align=right|3,564||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86751)||2000 GQ64|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,191|| align=right|4,26|| align=right|3,722||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86752)||2000 GB66|| align=right|16,2|| align=right|2,377|| align=right|0,177|| align=right|0,68|| align=right|3,665||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86753)||2000 GK67|| align=right|16,4|| align=right|2,345|| align=right|0,198|| align=right|2,32|| align=right|3,590||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86754)||2000 GS67|| align=right|15,8|| align=right|2,158|| align=right|0,157|| align=right|1,38|| align=right|3,169||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86755)||2000 GO68|| align=right|16,6|| align=right|2,252|| align=right|0,187|| align=right|5,26|| align=right|3,379||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86756)||2000 GV69|| align=right|15,2|| align=right|2,322|| align=right|0,155|| align=right|7,10|| align=right|3,539||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86757)||2000 GA70|| align=right|16,2|| align=right|2,357|| align=right|0,230|| align=right|4,63|| align=right|3,619||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86758)||2000 GV71|| align=right|15,7|| align=right|2,206|| align=right|0,129|| align=right|5,10|| align=right|3,276||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86759)||2000 GX72|| align=right|15,4|| align=right|2,364|| align=right|0,193|| align=right|2,11|| align=right|3,634||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86760)||2000 GQ75|| align=right|16,5|| align=right|2,415|| align=right|0,106|| align=right|1,34|| align=right|3,753||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86761)||2000 GR75|| align=right|16,0|| align=right|2,548|| align=right|0,132|| align=right|3,56|| align=right|4,066||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86762)||2000 GS75|| align=right|16,5|| align=right|2,311|| align=right|0,128|| align=right|2,71|| align=right|3,512||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86763)||2000 GH78|| align=right|16,0|| align=right|2,523|| align=right|0,048|| align=right|10,65|| align=right|4,006||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86764)||2000 GP78|| align=right|16,7|| align=right|2,292|| align=right|0,093|| align=right|4,55|| align=right|3,468||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86765)||2000 GC84|| align=right|15,6|| align=right|2,371|| align=right|0,117|| align=right|7,19|| align=right|3,651||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86766)||2000 GD84|| align=right|16,3|| align=right|2,344|| align=right|0,216|| align=right|5,85|| align=right|3,588||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86767)||2000 GX84|| align=right|15,4|| align=right|2,379|| align=right|0,127|| align=right|13,68|| align=right|3,669||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86768)||2000 GA86|| align=right|15,5|| align=right|2,363|| align=right|0,086|| align=right|4,24|| align=right|3,631||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86769)||2000 GE87|| align=right|15,4|| align=right|2,336|| align=right|0,271|| align=right|6,94|| align=right|3,570||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86770)||2000 GN87|| align=right|15,8|| align=right|2,279|| align=right|0,110|| align=right|5,97|| align=right|3,439||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86771)||2000 GS87|| align=right|15,7|| align=right|2,212|| align=right|0,142|| align=right|6,13|| align=right|3,288||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86772)||2000 GK88|| align=right|16,0|| align=right|2,279|| align=right|0,136|| align=right|7,74|| align=right|3,441||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86773)||2000 GT88|| align=right|15,2|| align=right|2,301|| align=right|0,160|| align=right|7,32|| align=right|3,489||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86774)||2000 GH89|| align=right|16,2|| align=right|2,412|| align=right|0,163|| align=right|5,51|| align=right|3,745||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86775)||2000 GL90|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,130|| align=right|7,67|| align=right|3,619||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86776)||2000 GR91|| align=right|15,3|| align=right|2,406|| align=right|0,099|| align=right|9,27|| align=right|3,732||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86777)||2000 GV91|| align=right|15,3|| align=right|2,262|| align=right|0,191|| align=right|7,35|| align=right|3,401||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86778)||2000 GX91|| align=right|14,7|| align=right|2,316|| align=right|0,135|| align=right|7,15|| align=right|3,525||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86779)||2000 GG92|| align=right|16,5|| align=right|2,244|| align=right|0,119|| align=right|8,26|| align=right|3,362||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86780)||2000 GO92|| align=right|15,7|| align=right|2,287|| align=right|0,188|| align=right|1,98|| align=right|3,457||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86781)||2000 GT92|| align=right|15,6|| align=right|2,374|| align=right|0,146|| align=right|3,30|| align=right|3,657||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86782)||2000 GZ92|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,133|| align=right|3,42|| align=right|3,337||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86783)||2000 GX93|| align=right|16,0|| align=right|2,406|| align=right|0,135|| align=right|13,78|| align=right|3,732||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86784)||2000 GZ93|| align=right|16,6|| align=right|2,469|| align=right|0,245|| align=right|13,09|| align=right|3,879||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86785)||2000 GW94|| align=right|17,2|| align=right|2,450|| align=right|0,129|| align=right|0,60|| align=right|3,833||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86786)||2000 GS97|| align=right|16,3|| align=right|2,394|| align=right|0,234|| align=right|6,04|| align=right|3,703||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86787)||2000 GZ97|| align=right|15,3|| align=right|2,338|| align=right|0,163|| align=right|4,08|| align=right|3,573||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86788)||2000 GX98|| align=right|15,1|| align=right|2,252|| align=right|0,199|| align=right|5,48|| align=right|3,378||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86789)||2000 GD99|| align=right|15,5|| align=right|2,172|| align=right|0,191|| align=right|4,66|| align=right|3,200||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86790)||2000 GE100|| align=right|15,6|| align=right|2,278|| align=right|0,134|| align=right|2,63|| align=right|3,438||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86791)||2000 GN100|| align=right|16,0|| align=right|2,252|| align=right|0,084|| align=right|7,03|| align=right|3,380||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86792)||2000 GM103|| align=right|15,9|| align=right|2,333|| align=right|0,231|| align=right|4,13|| align=right|3,563||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86793)||2000 GF104|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,132|| align=right|9,01|| align=right|3,535||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86794)||2000 GL104|| align=right|14,9|| align=right|2,415|| align=right|0,240|| align=right|11,14|| align=right|3,753||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86795)||2000 GM105|| align=right|16,8|| align=right|2,336|| align=right|0,227|| align=right|2,78|| align=right|3,570||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86796)||2000 GY107|| align=right|16,1|| align=right|2,443|| align=right|0,131|| align=right|3,53|| align=right|3,819||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86797)||2000 GM108|| align=right|14,9|| align=right|2,232|| align=right|0,187|| align=right|5,78|| align=right|3,334||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86798)||2000 GW111|| align=right|15,1|| align=right|2,460|| align=right|0,143|| align=right|6,72|| align=right|3,857||MBA||3. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86799)||2000 GH112|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,195|| align=right|4,76|| align=right|3,341||MBA||3. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86800)||2000 GG113|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,235|| align=right|4,23|| align=right|3,433||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86801)||2000 GJ113|| align=right|15,9|| align=right|2,426|| align=right|0,217|| align=right|1,65|| align=right|3,779||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86802)||2000 GY113|| align=right|15,9|| align=right|2,447|| align=right|0,072|| align=right|6,69|| align=right|3,828||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86803)||2000 GZ114|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,100|| align=right|6,77|| align=right|3,602||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86804)||2000 GH115|| align=right|15,5|| align=right|2,415|| align=right|0,139|| align=right|6,67|| align=right|3,753||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86805)||2000 GR115|| align=right|16,5|| align=right|2,291|| align=right|0,205|| align=right|3,76|| align=right|3,466||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86806)||2000 GS115|| align=right|16,5|| align=right|2,405|| align=right|0,127|| align=right|3,70|| align=right|3,729||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86807)||2000 GE116|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,154|| align=right|3,14|| align=right|3,795||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86808)||2000 GW116|| align=right|16,8|| align=right|2,390|| align=right|0,209|| align=right|6,87|| align=right|3,694||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86809)||2000 GC124|| align=right|15,2|| align=right|2,416|| align=right|0,065|| align=right|6,76|| align=right|3,755||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86810)||2000 GD124|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,173|| align=right|7,48|| align=right|3,532||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86811)||2000 GX124|| align=right|15,5|| align=right|2,335|| align=right|0,186|| align=right|5,43|| align=right|3,568||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86812)||2000 GB125|| align=right|15,6|| align=right|2,396|| align=right|0,190|| align=right|9,05|| align=right|3,709||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86813)||2000 GS131|| align=right|16,2|| align=right|2,277|| align=right|0,148|| align=right|6,66|| align=right|3,436||MBA||7. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86814)||2000 GB133|| align=right|16,7|| align=right|2,401|| align=right|0,202|| align=right|4,14|| align=right|3,719||MBA||13. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(86815)||2000 GL134|| align=right|15,3|| align=right|2,280|| align=right|0,217|| align=right|8,14|| align=right|3,441||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86816)||2000 GB135|| align=right|15,9|| align=right|2,292|| align=right|0,132|| align=right|9,18|| align=right|3,470||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86817)||2000 GY135|| align=right|16,1|| align=right|2,254|| align=right|0,123|| align=right|7,53|| align=right|3,383||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86818)||2000 GK136|| align=right|14,6|| align=right|2,463|| align=right|0,123|| align=right|8,38|| align=right|3,864||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86819)||2000 GK137|| align=right|17,4|| align=right|1,996|| align=right|0,507|| align=right|10,06|| align=right|2,820||APL PHA||13. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86820)||2000 GJ138|| align=right|16,4|| align=right|2,207|| align=right|0,051|| align=right|4,29|| align=right|3,278||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86821)||2000 GV138|| align=right|16,2|| align=right|2,246|| align=right|0,154|| align=right|7,17|| align=right|3,365||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86822)||2000 GY139|| align=right|15,9|| align=right|2,229|| align=right|0,195|| align=right|4,52|| align=right|3,326||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86823)||2000 GO140|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,257|| align=right|9,74|| align=right|3,675||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86824)||2000 GS140|| align=right|16,7|| align=right|2,356|| align=right|0,172|| align=right|2,07|| align=right|3,615||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86825)||2000 GM141|| align=right|16,3|| align=right|2,353|| align=right|0,165|| align=right|7,59|| align=right|3,609||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86826)||2000 GG142|| align=right|16,2|| align=right|2,518|| align=right|0,173|| align=right|12,41|| align=right|3,994||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86827)||2000 GN145|| align=right|15,7|| align=right|2,338|| align=right|0,132|| align=right|7,03|| align=right|3,574||MBA||10. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86828)||2000 GR145|| align=right|16,4|| align=right|2,457|| align=right|0,113|| align=right|6,99|| align=right|3,851||MBA||11. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86829)||2000 GR146|| align=right|16,2|| align=right|1,463|| align=right|0,575|| align=right|14,40|| align=right|1,769||APL||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86830)||2000 GN147|| align=right|15,7|| align=right|2,254|| align=right|0,174|| align=right|4,00|| align=right|3,383||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86831)||2000 GT147|| align=right|16,5|| align=right|2,197|| align=right|0,212|| align=right|1,86|| align=right|3,256||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86832)||2000 GU152|| align=right|14,9|| align=right|2,438|| align=right|0,108|| align=right|4,72|| align=right|3,805||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86833)||2000 GZ153|| align=right|14,5|| align=right|2,401|| align=right|0,189|| align=right|6,53|| align=right|3,720||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86834)||2000 GY156|| align=right|15,5|| align=right|2,745|| align=right|0,067|| align=right|6,38|| align=right|4,548||MBA||6. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86835)||2000 GJ158|| align=right|15,6|| align=right|2,221|| align=right|0,155|| align=right|4,46|| align=right|3,309||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86836)||2000 GE160|| align=right|16,8|| align=right|2,263|| align=right|0,081|| align=right|3,18|| align=right|3,404||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86837)||2000 GH160|| align=right|15,6|| align=right|2,294|| align=right|0,189|| align=right|8,02|| align=right|3,475||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86838)||2000 GY161|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,216|| align=right|7,18|| align=right|3,644||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86839)||2000 GD162|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,182|| align=right|8,44|| align=right|3,501||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86840)||2000 GF162|| align=right|15,3|| align=right|2,310|| align=right|0,066|| align=right|7,57|| align=right|3,511||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86841)||2000 GC163|| align=right|15,2|| align=right|2,301|| align=right|0,206|| align=right|24,55|| align=right|3,489||MBA||9. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86842)||2000 GQ166|| align=right|16,0|| align=right|2,435|| align=right|0,155|| align=right|15,06|| align=right|3,799||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86843)||2000 GM168|| align=right|16,3|| align=right|2,447|| align=right|0,070|| align=right|7,04|| align=right|3,828||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86844)||2000 GW170|| align=right|15,9|| align=right|2,244|| align=right|0,182|| align=right|7,85|| align=right|3,361||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86845)||2000 GP172|| align=right|16,2|| align=right|2,288|| align=right|0,190|| align=right|5,24|| align=right|3,461||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86846)||2000 GC173|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,099|| align=right|6,91|| align=right|3,691||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86847)||2000 GV174|| align=right|17,7|| align=right|2,279|| align=right|0,165|| align=right|0,61|| align=right|3,439||MBA||3. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86848)||2000 GL176|| align=right|16,2|| align=right|2,459|| align=right|0,194|| align=right|1,68|| align=right|3,856||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86849)||2000 GY179|| align=right|15,9|| align=right|2,232|| align=right|0,189|| align=right|4,62|| align=right|3,333||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86850)||2000 GA183|| align=right|15,9|| align=right|2,382|| align=right|0,154|| align=right|2,24|| align=right|3,676||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86851)||2000 HK|| align=right|17,2|| align=right|2,257|| align=right|0,169|| align=right|0,88|| align=right|3,390||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86852)||2000 HJ2|| align=right|15,8|| align=right|2,402|| align=right|0,051|| align=right|6,87|| align=right|3,721||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86853)||2000 HC5|| align=right|15,2|| align=right|2,348|| align=right|0,260|| align=right|13,20|| align=right|3,597||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86854)||2000 HF5|| align=right|15,8|| align=right|2,442|| align=right|0,165|| align=right|14,01|| align=right|3,816||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86855)||2000 HQ5|| align=right|16,1|| align=right|2,266|| align=right|0,123|| align=right|6,26|| align=right|3,410||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86856)||2000 HE9|| align=right|16,5|| align=right|2,456|| align=right|0,205|| align=right|1,25|| align=right|3,848||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86857)||2000 HW9|| align=right|15,7|| align=right|2,326|| align=right|0,139|| align=right|6,81|| align=right|3,546||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86858)||2000 HS11|| align=right|16,3|| align=right|2,304|| align=right|0,151|| align=right|3,85|| align=right|3,496||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86859)||2000 HU11|| align=right|16,1|| align=right|2,408|| align=right|0,096|| align=right|6,05|| align=right|3,736||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86860)||2000 HX11|| align=right|16,0|| align=right|2,326|| align=right|0,261|| align=right|2,49|| align=right|3,546||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86861)||2000 HA12|| align=right|16,4|| align=right|2,469|| align=right|0,130|| align=right|1,19|| align=right|3,878||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86862)||2000 HU13|| align=right|16,0|| align=right|2,569|| align=right|0,254|| align=right|6,87|| align=right|4,117||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86863)||2000 HY14|| align=right|16,3|| align=right|2,294|| align=right|0,180|| align=right|7,11|| align=right|3,474||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86864)||2000 HH16|| align=right|16,1|| align=right|2,357|| align=right|0,107|| align=right|5,45|| align=right|3,617||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86865)||2000 HV16|| align=right|16,5|| align=right|2,424|| align=right|0,183|| align=right|1,98|| align=right|3,773||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86866)||2000 HD18|| align=right|16,0|| align=right|2,471|| align=right|0,053|| align=right|4,29|| align=right|3,884||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86867)||2000 HU18|| align=right|15,4|| align=right|2,468|| align=right|0,103|| align=right|7,08|| align=right|3,877||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86868)||2000 HA20|| align=right|15,8|| align=right|2,302|| align=right|0,164|| align=right|6,65|| align=right|3,492||MBA||27. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86869)||2000 HF20|| align=right|16,5|| align=right|2,294|| align=right|0,258|| align=right|3,31|| align=right|3,474||MBA||29. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86870)||2000 HK20|| align=right|16,4|| align=right|2,294|| align=right|0,137|| align=right|5,72|| align=right|3,474||MBA||29. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86871)||2000 HA21|| align=right|16,3|| align=right|2,335|| align=right|0,214|| align=right|3,15|| align=right|3,567||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86872)||2000 HE21|| align=right|14,9|| align=right|2,422|| align=right|0,140|| align=right|7,62|| align=right|3,768||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86873)||2000 HH21|| align=right|14,9|| align=right|2,341|| align=right|0,083|| align=right|7,74|| align=right|3,580||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86874)||2000 HL21|| align=right|15,7|| align=right|2,296|| align=right|0,152|| align=right|4,72|| align=right|3,478||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86875)||2000 HN21|| align=right|15,1|| align=right|2,379|| align=right|0,114|| align=right|5,32|| align=right|3,669||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86876)||2000 HZ21|| align=right|16,1|| align=right|2,458|| align=right|0,072|| align=right|5,75|| align=right|3,852||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86877)||2000 HG22|| align=right|16,0|| align=right|2,533|| align=right|0,154|| align=right|12,18|| align=right|4,030||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86878)||2000 HD24|| align=right|17,7|| align=right|1,342|| align=right|0,619|| align=right|9,49|| align=right|1,554||APL||30. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86879)||2000 HS25|| align=right|16,5|| align=right|2,458|| align=right|0,185|| align=right|1,94|| align=right|3,852||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86880)||2000 HE26|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,243|| align=right|3,10|| align=right|3,578||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86881)||2000 HD27|| align=right|15,3|| align=right|2,305|| align=right|0,122|| align=right|6,66|| align=right|3,499||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86882)||2000 HE27|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,153|| align=right|5,43|| align=right|3,640||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86883)||2000 HH27|| align=right|15,2|| align=right|2,444|| align=right|0,228|| align=right|11,10|| align=right|3,820||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86884)||2000 HJ27|| align=right|14,9|| align=right|2,450|| align=right|0,166|| align=right|5,59|| align=right|3,833||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86885)||2000 HU27|| align=right|14,7|| align=right|2,307|| align=right|0,168|| align=right|22,68|| align=right|3,504||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86886)||2000 HR29|| align=right|15,1|| align=right|2,460|| align=right|0,121|| align=right|5,78|| align=right|3,857||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86887)||2000 HV29|| align=right|15,7|| align=right|2,446|| align=right|0,089|| align=right|5,21|| align=right|3,825||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86888)||2000 HB30|| align=right|15,6|| align=right|2,414|| align=right|0,189|| align=right|9,32|| align=right|3,750||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86889)||2000 HF30|| align=right|16,6|| align=right|2,428|| align=right|0,309|| align=right|10,85|| align=right|3,782||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86890)||2000 HN31|| align=right|15,9|| align=right|2,170|| align=right|0,129|| align=right|3,24|| align=right|3,195||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86891)||2000 HK32|| align=right|16,4|| align=right|2,351|| align=right|0,114|| align=right|4,10|| align=right|3,604||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86892)||2000 HQ32|| align=right|16,6|| align=right|2,238|| align=right|0,208|| align=right|4,00|| align=right|3,348||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86893)||2000 HK33|| align=right|15,5|| align=right|2,519|| align=right|0,152|| align=right|1,19|| align=right|3,996||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86894)||2000 HJ34|| align=right|15,1|| align=right|2,237|| align=right|0,220|| align=right|5,41|| align=right|3,345||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86895)||2000 HW34|| align=right|15,6|| align=right|2,373|| align=right|0,091|| align=right|8,69|| align=right|3,656||MBA||25. dubna 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(86896)||2000 HP37|| align=right|15,3|| align=right|2,437|| align=right|0,252|| align=right|14,22|| align=right|3,803||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86897)||2000 HK39|| align=right|15,9|| align=right|2,318|| align=right|0,148|| align=right|7,82|| align=right|3,529||MBA||29. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86898)||2000 HE40|| align=right|16,0|| align=right|2,470|| align=right|0,201|| align=right|3,55|| align=right|3,882||MBA||30. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86899)||2000 HQ40|| align=right|15,1|| align=right|2,460|| align=right|0,110|| align=right|5,89|| align=right|3,858||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86900)||2000 HM42|| align=right|15,6|| align=right|2,492|| align=right|0,040|| align=right|3,66|| align=right|3,933||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86901)||2000 HW44|| align=right|15,9|| align=right|2,271|| align=right|0,173|| align=right|3,83|| align=right|3,422||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86902)||2000 HQ45|| align=right|14,9|| align=right|2,426|| align=right|0,196|| align=right|3,88|| align=right|3,778||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86903)||2000 HK46|| align=right|16,2|| align=right|2,309|| align=right|0,125|| align=right|6,47|| align=right|3,508||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86904)||2000 HM46|| align=right|15,0|| align=right|2,756|| align=right|0,149|| align=right|9,46|| align=right|4,574||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86905)||2000 HT46|| align=right|14,8|| align=right|3,223|| align=right|0,103|| align=right|7,15|| align=right|5,786||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86906)||2000 HZ46|| align=right|14,6|| align=right|3,034|| align=right|0,053|| align=right|10,19|| align=right|5,283||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86907)||2000 HB47|| align=right|15,5|| align=right|2,259|| align=right|0,197|| align=right|2,93|| align=right|3,395||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86908)||2000 HD48|| align=right|16,3|| align=right|2,587|| align=right|0,051|| align=right|1,44|| align=right|4,159||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86909)||2000 HH48|| align=right|16,0|| align=right|2,417|| align=right|0,287|| align=right|0,89|| align=right|3,757||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86910)||2000 HM48|| align=right|16,3|| align=right|2,339|| align=right|0,127|| align=right|6,27|| align=right|3,576||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86911)||2000 HE50|| align=right|15,5|| align=right|2,254|| align=right|0,212|| align=right|6,02|| align=right|3,382||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86912)||2000 HN50|| align=right|15,6|| align=right|2,439|| align=right|0,198|| align=right|2,38|| align=right|3,809||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86913)||2000 HE51|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,187|| align=right|3,97|| align=right|3,527||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86914)||2000 HG51|| align=right|15,7|| align=right|2,331|| align=right|0,286|| align=right|3,70|| align=right|3,559||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86915)||2000 HV51|| align=right|16,1|| align=right|2,305|| align=right|0,140|| align=right|7,88|| align=right|3,499||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86916)||2000 HG54|| align=right|16,1|| align=right|2,300|| align=right|0,150|| align=right|3,39|| align=right|3,487||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86917)||2000 HT54|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,142|| align=right|6,41|| align=right|3,570||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86918)||2000 HY54|| align=right|16,6|| align=right|2,394|| align=right|0,193|| align=right|3,14|| align=right|3,703||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86919)||2000 HE56|| align=right|14,3|| align=right|2,679|| align=right|0,071|| align=right|12,66|| align=right|4,383||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86920)||2000 HM56|| align=right|15,7|| align=right|2,488|| align=right|0,143|| align=right|4,38|| align=right|3,923||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86921)||2000 HV56|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,187|| align=right|4,67|| align=right|3,471||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86922)||2000 HZ56|| align=right|15,5|| align=right|2,222|| align=right|0,212|| align=right|6,58|| align=right|3,312||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86923)||2000 HV58|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,251|| align=right|10,31|| align=right|3,616||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86924)||2000 HG59|| align=right|15,6|| align=right|2,510|| align=right|0,050|| align=right|2,97|| align=right|3,977||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86925)||2000 HO59|| align=right|15,2|| align=right|2,515|| align=right|0,100|| align=right|13,03|| align=right|3,989||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86926)||2000 HN60|| align=right|15,5|| align=right|2,442|| align=right|0,247|| align=right|12,85|| align=right|3,816||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86927)||2000 HH61|| align=right|16,0|| align=right|2,280|| align=right|0,200|| align=right|6,20|| align=right|3,443||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86928)||2000 HJ62|| align=right|16,2|| align=right|2,526|| align=right|0,147|| align=right|1,32|| align=right|4,015||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86929)||2000 HL65|| align=right|17,2|| align=right|2,360|| align=right|0,165|| align=right|7,16|| align=right|3,624||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86930)||2000 HO65|| align=right|16,6|| align=right|2,385|| align=right|0,185|| align=right|3,40|| align=right|3,683||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86931)||2000 HV65|| align=right|15,5|| align=right|2,254|| align=right|0,180|| align=right|6,92|| align=right|3,383||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86932)||2000 HY65|| align=right|16,3|| align=right|2,368|| align=right|0,230|| align=right|5,74|| align=right|3,644||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86933)||2000 HB66|| align=right|15,2|| align=right|2,547|| align=right|0,143|| align=right|4,68|| align=right|4,065||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86934)||2000 HY66|| align=right|16,7|| align=right|2,306|| align=right|0,243|| align=right|2,75|| align=right|3,501||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86935)||2000 HO69|| align=right|16,7|| align=right|2,436|| align=right|0,172|| align=right|2,93|| align=right|3,800||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86936)||2000 HZ69|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,165|| align=right|4,91|| align=right|3,455||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86937)||2000 HB70|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,198|| align=right|4,85|| align=right|3,363||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86938)||2000 HK70|| align=right|16,6|| align=right|2,474|| align=right|0,131|| align=right|1,86|| align=right|3,891||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86939)||2000 HV70|| align=right|15,9|| align=right|2,466|| align=right|0,155|| align=right|4,27|| align=right|3,872||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86940)||2000 HJ71|| align=right|15,9|| align=right|2,266|| align=right|0,169|| align=right|6,31|| align=right|3,409||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86941)||2000 HY71|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,276|| align=right|10,12|| align=right|3,662||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86942)||2000 HD72|| align=right|16,6|| align=right|2,346|| align=right|0,217|| align=right|2,80|| align=right|3,592||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86943)||2000 HA77|| align=right|16,8|| align=right|2,371|| align=right|0,162|| align=right|3,42|| align=right|3,651||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86944)||2000 HN81|| align=right|15,6|| align=right|2,300|| align=right|0,217|| align=right|24,95|| align=right|3,489||MBA||29. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86945)||2000 HE85|| align=right|14,7|| align=right|2,208|| align=right|0,092|| align=right|9,24|| align=right|3,280||MBA||29. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86946)||2000 HG85|| align=right|14,5|| align=right|2,416|| align=right|0,020|| align=right|6,23|| align=right|3,755||MBA||29. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86947)||2000 HV85|| align=right|16,2|| align=right|2,313|| align=right|0,105|| align=right|7,47|| align=right|3,518||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86948)||2000 HK86|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,190|| align=right|6,07|| align=right|3,577||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86949)||2000 HE87|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,071|| align=right|8,13|| align=right|3,530||MBA||30. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(86950)||2000 HC88|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,171|| align=right|3,71|| align=right|3,572||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86951)||2000 HL88|| align=right|16,6|| align=right|2,272|| align=right|0,172|| align=right|4,96|| align=right|3,424||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86952)||2000 HT89|| align=right|15,6|| align=right|2,240|| align=right|0,164|| align=right|5,60|| align=right|3,352||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86953)||2000 HS91|| align=right|16,5|| align=right|2,359|| align=right|0,197|| align=right|6,59|| align=right|3,622||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86954)||2000 HF96|| align=right|16,5|| align=right|2,288|| align=right|0,129|| align=right|7,54|| align=right|3,461||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86955)||2000 HK96|| align=right|15,7|| align=right|2,262|| align=right|0,121|| align=right|6,93|| align=right|3,402||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86956)||2000 HD97|| align=right|17,1|| align=right|2,280|| align=right|0,170|| align=right|7,92|| align=right|3,441||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86957)||2000 HB101|| align=right|16,7|| align=right|2,534|| align=right|0,210|| align=right|3,30|| align=right|4,032||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86958)||2000 JQ|| align=right|16,3|| align=right|2,310|| align=right|0,208|| align=right|5,06|| align=right|3,509||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86959)||2000 JG1|| align=right|15,6|| align=right|2,280|| align=right|0,155|| align=right|24,50|| align=right|3,441||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86960)||2000 JM1|| align=right|15,3|| align=right|2,244|| align=right|0,167|| align=right|7,06|| align=right|3,361||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86961)||2000 JO1|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,196|| align=right|4,43|| align=right|3,525||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86962)||2000 JN2|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,255|| align=right|21,56|| align=right|3,441||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86963)||2000 JS2|| align=right|16,5|| align=right|2,318|| align=right|0,081|| align=right|6,78|| align=right|3,528||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86964)||2000 JV2|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,324|| align=right|7,67|| align=right|3,671||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86965)||2000 JD6|| align=right|13,7|| align=right|2,584|| align=right|0,207|| align=right|37,15|| align=right|4,152||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86966)||2000 JP8|| align=right|15,3|| align=right|2,585|| align=right|0,111|| align=right|30,08|| align=right|4,155||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86967)||2000 JB9|| align=right|16,4|| align=right|2,458|| align=right|0,216|| align=right|5,85|| align=right|3,852||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86968)||2000 JW10|| align=right|15,7|| align=right|2,518|| align=right|0,109|| align=right|3,46|| align=right|3,996||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86969)||2000 JN11|| align=right|15,8|| align=right|2,231|| align=right|0,227|| align=right|4,96|| align=right|3,332||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86970)||2000 JW11|| align=right|15,8|| align=right|2,251|| align=right|0,177|| align=right|2,63|| align=right|3,377||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86971)||2000 JG13|| align=right|16,8|| align=right|2,361|| align=right|0,235|| align=right|0,62|| align=right|3,628||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86972)||2000 JM13|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,186|| align=right|2,65|| align=right|3,621||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86973)||2000 JS14|| align=right|15,9|| align=right|2,338|| align=right|0,172|| align=right|1,81|| align=right|3,573||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86974)||2000 JH15|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,211|| align=right|4,39|| align=right|3,657||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86975)||2000 JZ16|| align=right|16,5|| align=right|2,319|| align=right|0,187|| align=right|2,43|| align=right|3,532||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86976)||2000 JJ17|| align=right|15,6|| align=right|2,354|| align=right|0,118|| align=right|4,18|| align=right|3,611||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86977)||2000 JQ17|| align=right|15,9|| align=right|2,254|| align=right|0,095|| align=right|4,70|| align=right|3,384||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86978)||2000 JT18|| align=right|15,3|| align=right|2,568|| align=right|0,240|| align=right|13,39|| align=right|4,115||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86979)||2000 JW19|| align=right|15,9|| align=right|2,323|| align=right|0,131|| align=right|6,19|| align=right|3,539||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86980)||2000 JT22|| align=right|16,1|| align=right|2,351|| align=right|0,232|| align=right|2,23|| align=right|3,603||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86981)||2000 JM24|| align=right|15,0|| align=right|2,467|| align=right|0,130|| align=right|5,50|| align=right|3,875||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86982)||2000 JG25|| align=right|15,0|| align=right|2,258|| align=right|0,158|| align=right|6,79|| align=right|3,392||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86983)||2000 JA26|| align=right|15,4|| align=right|2,363|| align=right|0,094|| align=right|6,46|| align=right|3,633||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86984)||2000 JF26|| align=right|15,7|| align=right|2,442|| align=right|0,042|| align=right|8,64|| align=right|3,816||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86985)||2000 JU29|| align=right|15,5|| align=right|2,329|| align=right|0,167|| align=right|3,97|| align=right|3,554||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86986)||2000 JM30|| align=right|15,8|| align=right|2,368|| align=right|0,128|| align=right|3,91|| align=right|3,642||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86987)||2000 JW30|| align=right|16,2|| align=right|2,307|| align=right|0,107|| align=right|4,02|| align=right|3,504||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86988)||2000 JB31|| align=right|15,4|| align=right|2,554|| align=right|0,098|| align=right|7,37|| align=right|4,082||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86989)||2000 JO32|| align=right|15,5|| align=right|2,476|| align=right|0,207|| align=right|8,81|| align=right|3,896||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86990)||2000 JJ34|| align=right|15,5|| align=right|2,346|| align=right|0,154|| align=right|6,79|| align=right|3,593||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86991)||2000 JX34|| align=right|15,8|| align=right|2,333|| align=right|0,256|| align=right|1,00|| align=right|3,563||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86992)||2000 JN35|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,204|| align=right|5,05|| align=right|3,363||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86993)||2000 JH36|| align=right|15,8|| align=right|2,312|| align=right|0,241|| align=right|4,43|| align=right|3,515||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86994)||2000 JP36|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,178|| align=right|1,93|| align=right|3,605||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86995)||2000 JG37|| align=right|15,3|| align=right|2,439|| align=right|0,169|| align=right|3,08|| align=right|3,809||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86996)||2000 JM37|| align=right|15,7|| align=right|2,528|| align=right|0,260|| align=right|6,07|| align=right|4,020||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86997)||2000 JQ37|| align=right|16,1|| align=right|2,362|| align=right|0,215|| align=right|2,68|| align=right|3,628||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86998)||2000 JG39|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,101|| align=right|6,60|| align=right|3,453||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(86999)||2000 JG40|| align=right|16,7|| align=right|2,554|| align=right|0,218|| align=right|3,44|| align=right|4,080||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(87000)||2000 JE43|| align=right|16,0|| align=right|2,622|| align=right|0,140|| align=right|5,16|| align=right|4,244||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
CBW – kubewano,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek